|-
|(63001)||2000 WW21|| align=right|15,0|| align=right|2,624|| align=right|0,185|| align=right|12,36|| align=right|4,251||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63002)||2000 WH22|| align=right|13,8|| align=right|3,019|| align=right|0,123|| align=right|10,62|| align=right|5,246||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63003)||2000 WY22|| align=right|14,7|| align=right|3,100|| align=right|0,133|| align=right|10,90|| align=right|5,456||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63004)||2000 WA23|| align=right|15,2|| align=right|2,948|| align=right|0,070|| align=right|11,43|| align=right|5,060||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63005)||2000 WF23|| align=right|14,5|| align=right|3,080|| align=right|0,020|| align=right|12,39|| align=right|5,405||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63006)||2000 WE24|| align=right|14,8|| align=right|3,071|| align=right|0,221|| align=right|8,80|| align=right|5,381||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63007)||2000 WF30|| align=right|13,6|| align=right|3,185|| align=right|0,089|| align=right|21,32|| align=right|5,684||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63008)||2000 WH31|| align=right|14,4|| align=right|3,125|| align=right|0,143|| align=right|6,18|| align=right|5,523||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63009)||2000 WH32|| align=right|13,6|| align=right|2,851|| align=right|0,155|| align=right|16,09|| align=right|4,813||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63010)||2000 WQ33|| align=right|14,7|| align=right|3,044|| align=right|0,030|| align=right|15,73|| align=right|5,310||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63011)||2000 WZ36|| align=right|15,9|| align=right|2,261|| align=right|0,092|| align=right|5,94|| align=right|3,398||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63012)||2000 WU37|| align=right|16,3|| align=right|2,414|| align=right|0,102|| align=right|7,22|| align=right|3,749||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63013)||2000 WO38|| align=right|16,0|| align=right|2,372|| align=right|0,120|| align=right|6,59|| align=right|3,652||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63014)||2000 WJ39|| align=right|15,4|| align=right|2,286|| align=right|0,129|| align=right|5,84|| align=right|3,455||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63015)||2000 WK39|| align=right|13,9|| align=right|3,200|| align=right|0,039|| align=right|18,40|| align=right|5,724||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63016)||2000 WE40|| align=right|14,6|| align=right|2,985|| align=right|0,123|| align=right|12,24|| align=right|5,157||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63017)||2000 WB41|| align=right|15,6|| align=right|2,528|| align=right|0,164|| align=right|7,14|| align=right|4,020||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63018)||2000 WO41|| align=right|13,2|| align=right|3,179|| align=right|0,044|| align=right|19,99|| align=right|5,668||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63019)||2000 WY41|| align=right|15,8|| align=right|2,723|| align=right|0,116|| align=right|5,20|| align=right|4,493||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63020)||2000 WW44|| align=right|16,1|| align=right|2,288|| align=right|0,165|| align=right|1,75|| align=right|3,461||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63021)||2000 WK46|| align=right|14,8|| align=right|2,978|| align=right|0,131|| align=right|7,96|| align=right|5,138||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63022)||2000 WV46|| align=right|14,5|| align=right|3,195|| align=right|0,079|| align=right|5,46|| align=right|5,711||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63023)||2000 WB48|| align=right|15,4|| align=right|2,318|| align=right|0,097|| align=right|4,95|| align=right|3,527||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63024)||2000 WH48|| align=right|15,7|| align=right|2,761|| align=right|0,233|| align=right|8,64|| align=right|4,587||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63025)||2000 WC52|| align=right|14,9|| align=right|3,137|| align=right|0,075|| align=right|2,87|| align=right|5,556||MBA||27. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(63026)||2000 WF54|| align=right|14,4|| align=right|2,271|| align=right|0,118|| align=right|5,21|| align=right|3,422||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63027)||2000 WL56|| align=right|15,1|| align=right|2,179|| align=right|0,067|| align=right|5,41|| align=right|3,216||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63028)||2000 WF57|| align=right|14,1|| align=right|3,116|| align=right|0,076|| align=right|10,95|| align=right|5,499||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63029)||2000 WH57|| align=right|13,8|| align=right|3,073|| align=right|0,040|| align=right|16,78|| align=right|5,387||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63030)||2000 WK58|| align=right|15,7|| align=right|3,011|| align=right|0,185|| align=right|2,69|| align=right|5,225||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63031)||2000 WC62|| align=right|14,9|| align=right|2,984|| align=right|0,121|| align=right|11,76|| align=right|5,154||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63032)||2000 WS62|| align=right|14,0|| align=right|3,085|| align=right|0,233|| align=right|16,49|| align=right|5,417||MBA||28. listopadu 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(63033)||2000 WM65|| align=right|15,7|| align=right|2,799|| align=right|0,181|| align=right|8,14|| align=right|4,683||MBA||28. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(63034)||2000 WV67|| align=right|15,8|| align=right|3,105|| align=right|0,127|| align=right|12,17|| align=right|5,471||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63035)||2000 WX67|| align=right|14,6|| align=right|3,062|| align=right|0,077|| align=right|10,25|| align=right|5,357||MBA||29. listopadu 2000||Kitt Peak||Kitt Peak
|-
|(63036)||2000 WL69|| align=right|15,1|| align=right|2,690|| align=right|0,247|| align=right|13,07|| align=right|4,411||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63037)||2000 WB70|| align=right|15,8|| align=right|2,235|| align=right|0,099|| align=right|6,51|| align=right|3,341||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63038)||2000 WP70|| align=right|14,9|| align=right|3,054|| align=right|0,085|| align=right|9,61|| align=right|5,335||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63039)||2000 WS71|| align=right|14,1|| align=right|3,203|| align=right|0,046|| align=right|10,82|| align=right|5,731||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63040)||2000 WT74|| align=right|15,1|| align=right|3,098|| align=right|0,048|| align=right|10,13|| align=right|5,453||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63041)||2000 WH77|| align=right|15,5|| align=right|3,065|| align=right|0,144|| align=right|4,33|| align=right|5,366||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63042)||2000 WP79|| align=right|16,4|| align=right|2,924|| align=right|0,062|| align=right|2,52|| align=right|4,998||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63043)||2000 WZ83|| align=right|16,5|| align=right|2,338|| align=right|0,112|| align=right|5,70|| align=right|3,574||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63044)||2000 WR86|| align=right|16,4|| align=right|2,353|| align=right|0,220|| align=right|2,21|| align=right|3,609||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63045)||2000 WO91|| align=right|14,5|| align=right|3,120|| align=right|0,115|| align=right|6,43|| align=right|5,509||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63046)||2000 WJ93|| align=right|14,9|| align=right|3,162|| align=right|0,100|| align=right|0,75|| align=right|5,623||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63047)||2000 WQ93|| align=right|16,1|| align=right|2,552|| align=right|0,067|| align=right|0,94|| align=right|4,076||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63048)||2000 WU94|| align=right|14,8|| align=right|3,206|| align=right|0,108|| align=right|14,46|| align=right|5,739||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63049)||2000 WC95|| align=right|15,7|| align=right|2,931|| align=right|0,118|| align=right|2,59|| align=right|5,018||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63050)||2000 WG96|| align=right|14,2|| align=right|3,391|| align=right|0,090|| align=right|11,21|| align=right|6,242||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63051)||2000 WR96|| align=right|15,6|| align=right|2,616|| align=right|0,284|| align=right|3,59|| align=right|4,230||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63052)||2000 WB98|| align=right|15,3|| align=right|2,607|| align=right|0,224|| align=right|4,76|| align=right|4,208||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63053)||2000 WU99|| align=right|15,8|| align=right|2,648|| align=right|0,137|| align=right|2,40|| align=right|4,307||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63054)||2000 WG100|| align=right|15,3|| align=right|2,738|| align=right|0,038|| align=right|6,30|| align=right|4,530||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63055)||2000 WP107|| align=right|15,2|| align=right|2,853|| align=right|0,005|| align=right|5,85|| align=right|4,819||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63056)||2000 WQ110|| align=right|14,2|| align=right|3,199|| align=right|0,100|| align=right|16,36|| align=right|5,720||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63057)||2000 WB112|| align=right|16,0|| align=right|2,306|| align=right|0,147|| align=right|5,50|| align=right|3,501||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63058)||2000 WC112|| align=right|15,2|| align=right|2,747|| align=right|0,059|| align=right|8,05|| align=right|4,553||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63059)||2000 WA118|| align=right|14,1|| align=right|2,561|| align=right|0,287|| align=right|12,02|| align=right|4,097||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63060)||2000 WD118|| align=right|13,8|| align=right|2,550|| align=right|0,114|| align=right|15,55|| align=right|4,072||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63061)||2000 WH118|| align=right|14,8|| align=right|2,717|| align=right|0,098|| align=right|10,41|| align=right|4,478||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63062)||2000 WL118|| align=right|14,9|| align=right|2,741|| align=right|0,122|| align=right|7,29|| align=right|4,538||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63063)||2000 WU120|| align=right|14,7|| align=right|2,700|| align=right|0,120|| align=right|12,50|| align=right|4,436||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63064)||2000 WC121|| align=right|15,4|| align=right|3,199|| align=right|0,101|| align=right|3,04|| align=right|5,721||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63065)||2000 WS121|| align=right|15,2|| align=right|2,761|| align=right|0,137|| align=right|12,18|| align=right|4,588||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63066)||2000 WQ122|| align=right|14,7|| align=right|3,017|| align=right|0,047|| align=right|10,71|| align=right|5,239||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63067)||2000 WZ122|| align=right|14,2|| align=right|2,694|| align=right|0,283|| align=right|12,87|| align=right|4,421||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63068) Moraes||2000 WT123|| align=right|14,3|| align=right|3,127|| align=right|0,295|| align=right|28,00|| align=right|5,530||MBA||23. listopadu 2000||Shishikui||H. Maeno
|-
|(63069)||2000 WG125|| align=right|15,3|| align=right|3,004|| align=right|0,087|| align=right|3,55|| align=right|5,206||MBA||27. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63070)||2000 WH125|| align=right|13,7|| align=right|3,118|| align=right|0,206|| align=right|14,78|| align=right|5,505||MBA||27. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63071)||2000 WM125|| align=right|14,3|| align=right|3,239|| align=right|0,024|| align=right|11,94|| align=right|5,829||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63072)||2000 WP125|| align=right|16,7|| align=right|2,314|| align=right|0,243|| align=right|4,59|| align=right|3,519||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63073)||2000 WQ125|| align=right|15,7|| align=right|2,742|| align=right|0,089|| align=right|9,87|| align=right|4,539||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63074)||2000 WU125|| align=right|13,3|| align=right|3,063|| align=right|0,010|| align=right|8,43|| align=right|5,361||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63075)||2000 WC126|| align=right|14,3|| align=right|3,110|| align=right|0,072|| align=right|14,42|| align=right|5,484||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63076)||2000 WV127|| align=right|14,2|| align=right|3,076|| align=right|0,189|| align=right|10,05|| align=right|5,394||MBA||18. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63077)||2000 WT128|| align=right|15,4|| align=right|2,782|| align=right|0,056|| align=right|3,25|| align=right|4,639||MBA||19. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(63078)||2000 WC130|| align=right|14,8|| align=right|2,886|| align=right|0,138|| align=right|11,42|| align=right|4,903||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63079)||2000 WY130|| align=right|15,5|| align=right|2,538|| align=right|0,169|| align=right|4,28|| align=right|4,042||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63080)||2000 WW132|| align=right|14,1|| align=right|3,240|| align=right|0,049|| align=right|15,88|| align=right|5,832||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63081)||2000 WP133|| align=right|14,0|| align=right|2,451|| align=right|0,072|| align=right|7,63|| align=right|3,837||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63082)||2000 WU133|| align=right|14,9|| align=right|2,773|| align=right|0,124|| align=right|8,23|| align=right|4,617||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63083)||2000 WG134|| align=right|13,5|| align=right|3,060|| align=right|0,130|| align=right|11,27|| align=right|5,353||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63084)||2000 WP134|| align=right|15,7|| align=right|3,052|| align=right|0,027|| align=right|8,59|| align=right|5,332||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63085)||2000 WM135|| align=right|14,5|| align=right|3,138|| align=right|0,096|| align=right|12,08|| align=right|5,558||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63086)||2000 WQ135|| align=right|13,6|| align=right|3,188|| align=right|0,151|| align=right|18,06|| align=right|5,690||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63087)||2000 WC137|| align=right|13,3|| align=right|3,120|| align=right|0,006|| align=right|20,95|| align=right|5,509||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63088)||2000 WM139|| align=right|14,5|| align=right|3,229|| align=right|0,126|| align=right|6,66|| align=right|5,800||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63089)||2000 WX139|| align=right|15,4|| align=right|2,757|| align=right|0,054|| align=right|5,77|| align=right|4,577||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63090)||2000 WY139|| align=right|17,0|| align=right|2,292|| align=right|0,161|| align=right|1,14|| align=right|3,470||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63091)||2000 WZ141|| align=right|14,4|| align=right|3,173|| align=right|0,028|| align=right|17,57|| align=right|5,651||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63092)||2000 WJ142|| align=right|15,0|| align=right|2,983|| align=right|0,206|| align=right|15,94|| align=right|5,150||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63093)||2000 WM142|| align=right|14,4|| align=right|3,052|| align=right|0,082|| align=right|18,22|| align=right|5,331||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63094)||2000 WP142|| align=right|14,0|| align=right|3,045|| align=right|0,066|| align=right|10,19|| align=right|5,312||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63095)||2000 WS142|| align=right|15,3|| align=right|2,708|| align=right|0,112|| align=right|15,63|| align=right|4,456||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63096)||2000 WX142|| align=right|14,9|| align=right|2,647|| align=right|0,242|| align=right|12,36|| align=right|4,306||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63097)||2000 WK143|| align=right|15,2|| align=right|3,101|| align=right|0,177|| align=right|14,93|| align=right|5,459||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63098)||2000 WC146|| align=right|15,0|| align=right|3,049|| align=right|0,103|| align=right|13,03|| align=right|5,322||MBA||23. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(63099)||2000 WM146|| align=right|14,2|| align=right|3,055|| align=right|0,261|| align=right|16,82|| align=right|5,338||MBA||23. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(63100)||2000 WP146|| align=right|14,2|| align=right|3,148|| align=right|0,065|| align=right|21,58|| align=right|5,585||MBA||23. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(63101)||2000 WT146|| align=right|14,3|| align=right|2,679|| align=right|0,009|| align=right|22,65|| align=right|4,385||MBA||25. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(63102)||2000 WD149|| align=right|14,3|| align=right|3,049|| align=right|0,090|| align=right|13,67|| align=right|5,324||MBA||29. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(63103)||2000 WG149|| align=right|14,6|| align=right|3,102|| align=right|0,163|| align=right|18,35|| align=right|5,464||MBA||22. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(63104)||2000 WR151|| align=right|14,7|| align=right|2,672|| align=right|0,218|| align=right|12,26|| align=right|4,366||MBA||29. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(63105)||2000 WW151|| align=right|15,2|| align=right|2,962|| align=right|0,118|| align=right|9,62|| align=right|5,098||MBA||29. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(63106)||2000 WE152|| align=right|15,7|| align=right|2,657|| align=right|0,287|| align=right|13,60|| align=right|4,330||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63107)||2000 WX152|| align=right|14,6|| align=right|3,090|| align=right|0,117|| align=right|11,04|| align=right|5,430||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63108)||2000 WB154|| align=right|14,0|| align=right|3,052|| align=right|0,093|| align=right|9,97|| align=right|5,330||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63109)||2000 WK154|| align=right|13,9|| align=right|3,083|| align=right|0,100|| align=right|9,89|| align=right|5,413||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63110)||2000 WQ158|| align=right|14,7|| align=right|2,612|| align=right|0,171|| align=right|9,80|| align=right|4,220||MBA||30. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(63111)||2000 WG161|| align=right|14,2|| align=right|3,170|| align=right|0,073|| align=right|11,64|| align=right|5,644||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63112)||2000 WS161|| align=right|14,3|| align=right|3,133|| align=right|0,111|| align=right|9,84|| align=right|5,545||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63113)||2000 WB163|| align=right|14,8|| align=right|3,046|| align=right|0,050|| align=right|11,63|| align=right|5,315||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63114)||2000 WA164|| align=right|15,7|| align=right|2,533|| align=right|0,246|| align=right|5,68|| align=right|4,031||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63115)||2000 WH165|| align=right|15,2|| align=right|2,364|| align=right|0,193|| align=right|8,12|| align=right|3,635||MBA||23. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(63116)||2000 WT165|| align=right|15,1|| align=right|2,742|| align=right|0,176|| align=right|13,23|| align=right|4,541||MBA||23. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(63117)||2000 WJ169|| align=right|14,9|| align=right|3,134|| align=right|0,079|| align=right|7,18|| align=right|5,547||MBA||26. listopadu 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(63118)||2000 WR171|| align=right|13,2|| align=right|3,120|| align=right|0,172|| align=right|17,47|| align=right|5,510||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63119)||2000 WX171|| align=right|14,7|| align=right|2,586|| align=right|0,128|| align=right|14,42|| align=right|4,157||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63120)||2000 WW172|| align=right|14,8|| align=right|2,648|| align=right|0,190|| align=right|14,22|| align=right|4,308||MBA||25. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63121)||2000 WL173|| align=right|14,0|| align=right|3,196|| align=right|0,058|| align=right|16,68|| align=right|5,712||MBA||25. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63122)||2000 WR173|| align=right|15,7|| align=right|2,615|| align=right|0,170|| align=right|14,09|| align=right|4,228||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63123)||2000 WB174|| align=right|15,2|| align=right|3,019|| align=right|0,102|| align=right|11,60|| align=right|5,245||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63124)||2000 WK174|| align=right|13,8|| align=right|3,011|| align=right|0,070|| align=right|10,55|| align=right|5,224||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63125)||2000 WV174|| align=right|14,3|| align=right|3,213|| align=right|0,093|| align=right|16,63|| align=right|5,759||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63126)||2000 WV181|| align=right|14,7|| align=right|2,623|| align=right|0,175|| align=right|34,01|| align=right|4,246||MBA||25. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63127)||2000 WW181|| align=right|16,1|| align=right|2,576|| align=right|0,199|| align=right|14,00|| align=right|4,133||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63128)||2000 WD182|| align=right|15,2|| align=right|3,101|| align=right|0,129|| align=right|16,85|| align=right|5,459||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63129)||2000 WH183|| align=right|16,0|| align=right|2,887|| align=right|0,057|| align=right|3,27|| align=right|4,905||MBA||30. listopadu 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(63130)||2000 WA184|| align=right|16,1|| align=right|2,432|| align=right|0,055|| align=right|6,16|| align=right|3,792||MBA||30. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63131)||2000 WG186|| align=right|16,2|| align=right|2,370|| align=right|0,095|| align=right|11,11|| align=right|3,649||MBA||27. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63132)||2000 WF188|| align=right|15,3|| align=right|3,066|| align=right|0,035|| align=right|3,03|| align=right|5,368||MBA||17. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(63133)||2000 WH188|| align=right|15,3|| align=right|2,771|| align=right|0,259|| align=right|13,99|| align=right|4,613||MBA||18. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63134)||2000 WU190|| align=right|16,3|| align=right|2,754|| align=right|0,066|| align=right|1,18|| align=right|4,570||MBA||18. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63135)||2000 WX190|| align=right|15,7|| align=right|2,443|| align=right|0,223|| align=right|14,94|| align=right|3,817||MBA||19. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63136)||2000 WD191|| align=right|13,9|| align=right|3,031|| align=right|0,180|| align=right|12,07|| align=right|5,275||MBA||19. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63137)||2000 WM191|| align=right|14,8|| align=right|2,548|| align=right|0,179|| align=right|7,74|| align=right|4,065||MBA||19. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63138)||2000 WQ191|| align=right|14,0|| align=right|3,141|| align=right|0,082|| align=right|10,17|| align=right|5,565||MBA||19. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63139)||2000 WR191|| align=right|15,0|| align=right|2,982|| align=right|0,090|| align=right|9,61|| align=right|5,149||MBA||19. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63140)||2000 WT191|| align=right|15,4|| align=right|2,582|| align=right|0,164|| align=right|10,09|| align=right|4,147||MBA||19. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63141)||2000 WD192|| align=right|14,0|| align=right|3,187|| align=right|0,177|| align=right|15,09|| align=right|5,689||MBA||19. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63142)||2000 XZ|| align=right|15,0|| align=right|1,976|| align=right|0,062|| align=right|18,57|| align=right|2,778||MBA||2. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(63143)||2000 XS1|| align=right|16,0|| align=right|2,554|| align=right|0,070|| align=right|9,53|| align=right|4,082||MBA||3. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(63144)||2000 XQ3|| align=right|14,6|| align=right|3,063|| align=right|0,189|| align=right|18,68|| align=right|5,359||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63145) Choemuseon||2000 XY13|| align=right|15,1|| align=right|3,202|| align=right|0,149|| align=right|2,31|| align=right|5,729||MBA||4. prosince 2000||Bohyunsan||Y.-B. Jeon; B.-C. Lee
|-
|(63146)||2000 XM14|| align=right|13,7|| align=right|3,221|| align=right|0,117|| align=right|11,17|| align=right|5,780||MBA||1. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(63147)||2000 XF19|| align=right|14,4|| align=right|3,106|| align=right|0,073|| align=right|8,79|| align=right|5,473||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63148)||2000 XQ19|| align=right|14,0|| align=right|2,976|| align=right|0,070|| align=right|9,58|| align=right|5,132||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63149)||2000 XM22|| align=right|13,8|| align=right|3,214|| align=right|0,040|| align=right|15,35|| align=right|5,761||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63150)||2000 XH23|| align=right|14,3|| align=right|3,217|| align=right|0,103|| align=right|13,82|| align=right|5,768||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63151)||2000 XR23|| align=right|14,7|| align=right|3,116|| align=right|0,072|| align=right|12,87|| align=right|5,499||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63152)||2000 XC27|| align=right|14,4|| align=right|2,628|| align=right|0,234|| align=right|17,04|| align=right|4,260||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63153)||2000 XF28|| align=right|16,8|| align=right|2,336|| align=right|0,134|| align=right|6,42|| align=right|3,569||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63154)||2000 XR37|| align=right|15,3|| align=right|3,092|| align=right|0,165|| align=right|14,80|| align=right|5,436||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63155)||2000 XZ39|| align=right|14,5|| align=right|3,147|| align=right|0,186|| align=right|16,67|| align=right|5,582||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63156) Yicheon||2000 XQ44|| align=right|14,8|| align=right|3,122|| align=right|0,096|| align=right|10,49|| align=right|5,516||MBA||5. prosince 2000||Bohyunsan||Y.-B. Jeon; B.-C. Lee
|-
|(63157)||2000 YL2|| align=right|13,9|| align=right|2,295|| align=right|0,270|| align=right|10,90|| align=right|3,475||MBA||19. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(63158)||2000 YA4|| align=right|16,3|| align=right|2,648|| align=right|0,019|| align=right|1,32|| align=right|4,309||MBA||20. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(63159)||2000 YF6|| align=right|14,8|| align=right|3,085|| align=right|0,140|| align=right|11,38|| align=right|5,417||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63160)||2000 YN8|| align=right|16,4|| align=right|2,185|| align=right|0,255|| align=right|7,77|| align=right|3,230||MBA||16. prosince 2000||Uccle||T. Pauwels
|-
|(63161)||2000 YZ10|| align=right|15,6|| align=right|3,102|| align=right|0,197|| align=right|7,52|| align=right|5,462||MBA||22. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63162)||2000 YE11|| align=right|14,1|| align=right|3,158|| align=right|0,159|| align=right|17,46|| align=right|5,611||MBA||22. prosince 2000||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(63163) Jerusalem||2000 YR11|| align=right|15,1|| align=right|2,290|| align=right|0,209|| align=right|25,21|| align=right|3,464||MBA||23. prosince 2000||Kleť||M. Kočer
|-
|(63164)||2000 YU14|| align=right|16,0|| align=right|2,274|| align=right|0,307|| align=right|3,33|| align=right|3,428||MBA||23. prosince 2000||Uenohara||Uenohara
|-
|(63165)||2000 YY14|| align=right|14,4|| align=right|2,968|| align=right|0,046|| align=right|8,94|| align=right|5,114||MBA||20. prosince 2000||Uccle||T. Pauwels
|-
|(63166)||2000 YW17|| align=right|14,4|| align=right|3,041|| align=right|0,111|| align=right|11,16|| align=right|5,302||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63167)||2000 YY17|| align=right|14,9|| align=right|2,473|| align=right|0,171|| align=right|7,83|| align=right|3,889||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63168)||2000 YH20|| align=right|16,4|| align=right|2,399|| align=right|0,041|| align=right|1,63|| align=right|3,715||MBA||25. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(63169)||2000 YM31|| align=right|16,4|| align=right|2,621|| align=right|0,140|| align=right|3,63|| align=right|4,243||MBA||31. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(63170)||2000 YE33|| align=right|16,1|| align=right|2,178|| align=right|0,218|| align=right|4,06|| align=right|3,215||MBA||29. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(63171)||2000 YU40|| align=right|15,2|| align=right|2,794|| align=right|0,078|| align=right|1,02|| align=right|4,669||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63172)||2000 YN41|| align=right|15,0|| align=right|3,229|| align=right|0,079|| align=right|16,71|| align=right|5,801||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63173)||2000 YX52|| align=right|15,1|| align=right|2,801|| align=right|0,034|| align=right|9,64|| align=right|4,687||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63174)||2000 YB55|| align=right|16,2|| align=right|2,186|| align=right|0,099|| align=right|2,25|| align=right|3,232||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63175)||2000 YS55|| align=right|13,1|| align=right|5,146|| align=right|0,013|| align=right|5,31|| align=right|11,68||JUT||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63176)||2000 YN59|| align=right|13,1|| align=right|5,050|| align=right|0,015|| align=right|2,82|| align=right|11,35||JUT||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63177)||2000 YJ63|| align=right|14,5|| align=right|3,219|| align=right|0,143|| align=right|13,87|| align=right|5,776||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63178)||2000 YJ69|| align=right|14,9|| align=right|3,164|| align=right|0,166|| align=right|4,96|| align=right|5,626||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63179)||2000 YZ77|| align=right|15,3|| align=right|2,973|| align=right|0,105|| align=right|11,83|| align=right|5,126||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63180)||2000 YK81|| align=right|14,6|| align=right|3,082|| align=right|0,072|| align=right|10,61|| align=right|5,410||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63181)||2000 YN81|| align=right|13,8|| align=right|3,225|| align=right|0,132|| align=right|10,60|| align=right|5,791||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63182)||2000 YM84|| align=right|15,4|| align=right|2,564|| align=right|0,144|| align=right|8,86|| align=right|4,105||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63183)||2000 YK88|| align=right|14,8|| align=right|3,196|| align=right|0,080|| align=right|6,33|| align=right|5,712||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63184)||2000 YL91|| align=right|13,2|| align=right|3,970|| align=right|0,144|| align=right|9,40|| align=right|7,908||HLD||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63185)||2000 YW93|| align=right|15,3|| align=right|3,015|| align=right|0,090|| align=right|1,52|| align=right|5,233||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63186)||2000 YB94|| align=right|15,0|| align=right|3,209|| align=right|0,190|| align=right|1,23|| align=right|5,747||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63187)||2000 YJ94|| align=right|16,0|| align=right|2,871|| align=right|0,089|| align=right|2,07|| align=right|4,863||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63188)||2000 YE96|| align=right|16,0|| align=right|3,098|| align=right|0,177|| align=right|1,76|| align=right|5,452||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63189)||2000 YC97|| align=right|14,6|| align=right|2,850|| align=right|0,165|| align=right|15,70|| align=right|4,809||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63190)||2000 YB103|| align=right|14,6|| align=right|3,001|| align=right|0,068|| align=right|15,49|| align=right|5,198||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63191)||2000 YP106|| align=right|16,2|| align=right|2,633|| align=right|0,126|| align=right|2,04|| align=right|4,272||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63192)||2000 YZ107|| align=right|15,6|| align=right|2,789|| align=right|0,017|| align=right|3,82|| align=right|4,658||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63193)||2000 YY118|| align=right|13,2|| align=right|5,110|| align=right|0,099|| align=right|10,78|| align=right|11,56||JUT||27. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63194)||2000 YB120|| align=right|14,5|| align=right|3,105|| align=right|0,017|| align=right|12,43|| align=right|5,471||MBA||19. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63195)||2000 YN120|| align=right|11,5|| align=right|5,206|| align=right|0,047|| align=right|18,93|| align=right|11,88||JUT||19. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63196)||2000 YY121|| align=right|14,3|| align=right|2,794|| align=right|0,147|| align=right|15,76|| align=right|4,671||MBA||23. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63197)||2000 YP122|| align=right|13,7|| align=right|3,028|| align=right|0,159|| align=right|11,77|| align=right|5,267||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63198)||2000 YY122|| align=right|14,1|| align=right|3,061|| align=right|0,100|| align=right|10,87|| align=right|5,354||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63199)||2000 YJ123|| align=right|15,8|| align=right|2,898|| align=right|0,188|| align=right|17,68|| align=right|4,934||MBA||28. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(63200)||2000 YE124|| align=right|13,9|| align=right|3,248|| align=right|0,031|| align=right|23,48|| align=right|5,853||MBA||29. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63201)||2000 YH129|| align=right|15,3|| align=right|3,116|| align=right|0,074|| align=right|2,16|| align=right|5,499||MBA||29. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(63202)||2000 YR131|| align=right|12,6|| align=right|5,120|| align=right|0,079|| align=right|1,99|| align=right|11,59||JUT||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63203)||2000 YA132|| align=right|15,9|| align=right|2,885|| align=right|0,064|| align=right|3,17|| align=right|4,899||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63204)||2000 YE135|| align=right|14,5|| align=right|2,992|| align=right|0,020|| align=right|9,76|| align=right|5,174||MBA||17. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63205)||2000 YG139|| align=right|12,9|| align=right|5,113|| align=right|0,049|| align=right|4,27|| align=right|11,56||JUT||27. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(63206)||2000 YF143|| align=right|15,1|| align=right|2,751|| align=right|0,205|| align=right|11,26|| align=right|4,563||MBA||23. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(63207)||2001 AK6|| align=right|16,5|| align=right|2,326|| align=right|0,124|| align=right|6,32|| align=right|3,548||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63208)||2001 AJ10|| align=right|15,4|| align=right|3,115|| align=right|0,064|| align=right|12,43|| align=right|5,497||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63209)||2001 AP11|| align=right|15,9|| align=right|2,302|| align=right|0,121|| align=right|7,17|| align=right|3,492||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63210)||2001 AH13|| align=right|12,2|| align=right|5,197|| align=right|0,081|| align=right|12,92|| align=right|11,85||JUT||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63211)||2001 AU13|| align=right|15,8|| align=right|2,749|| align=right|0,020|| align=right|6,29|| align=right|4,558||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63212)||2001 AT17|| align=right|15,6|| align=right|2,454|| align=right|0,115|| align=right|6,58|| align=right|3,843||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63213)||2001 AY18|| align=right|15,2|| align=right|2,745|| align=right|0,080|| align=right|4,54|| align=right|4,547||MBA||4. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63214)||2001 AP20|| align=right|14,9|| align=right|3,117|| align=right|0,147|| align=right|8,05|| align=right|5,502||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63215)||2001 AD25|| align=right|15,5|| align=right|3,064|| align=right|0,118|| align=right|1,57|| align=right|5,363||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63216)||2001 AF26|| align=right|13,9|| align=right|2,938|| align=right|0,100|| align=right|13,46|| align=right|5,035||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63217)||2001 AU29|| align=right|14,5|| align=right|2,291|| align=right|0,173|| align=right|5,09|| align=right|3,467||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63218)||2001 AZ29|| align=right|15,0|| align=right|2,354|| align=right|0,211|| align=right|5,64|| align=right|3,612||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63219)||2001 AD32|| align=right|14,7|| align=right|2,737|| align=right|0,133|| align=right|4,23|| align=right|4,528||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63220)||2001 AU32|| align=right|15,4|| align=right|2,942|| align=right|0,168|| align=right|12,18|| align=right|5,045||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63221)||2001 AZ32|| align=right|14,3|| align=right|2,995|| align=right|0,146|| align=right|18,31|| align=right|5,183||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63222)||2001 AM36|| align=right|15,5|| align=right|2,224|| align=right|0,175|| align=right|6,41|| align=right|3,317||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63223)||2001 AV36|| align=right|14,4|| align=right|2,537|| align=right|0,148|| align=right|9,59|| align=right|4,041||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63224)||2001 AQ37|| align=right|14,1|| align=right|3,201|| align=right|0,049|| align=right|13,57|| align=right|5,727||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63225)||2001 BL2|| align=right|16,2|| align=right|1,929|| align=right|0,109|| align=right|23,63|| align=right|2,679||MBA||18. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63226)||2001 BC4|| align=right|17,0|| align=right|2,259|| align=right|0,057|| align=right|7,05|| align=right|3,394||MBA||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63227)||2001 BG6|| align=right|14,9|| align=right|3,081|| align=right|0,023|| align=right|10,05|| align=right|5,406||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63228)||2001 BF9|| align=right|15,0|| align=right|2,660|| align=right|0,117|| align=right|14,90|| align=right|4,338||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63229)||2001 BP9|| align=right|14,3|| align=right|2,969|| align=right|0,086|| align=right|10,47|| align=right|5,115||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63230)||2001 BT14|| align=right|15,3|| align=right|3,180|| align=right|0,109|| align=right|2,09|| align=right|5,671||MBA||21. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(63231)||2001 BA15|| align=right|12,6|| align=right|5,344|| align=right|0,059|| align=right|6,69|| align=right|12,36||JUT||21. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(63232)||2001 BK15|| align=right|14,5|| align=right|3,138|| align=right|0,079|| align=right|5,52|| align=right|5,558||MBA||21. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(63233)||2001 BO17|| align=right|16,4|| align=right|2,201|| align=right|0,129|| align=right|6,74|| align=right|3,264||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63234)||2001 BB20|| align=right|12,4|| align=right|5,211|| align=right|0,072|| align=right|14,81|| align=right|11,90||JUT||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63235)||2001 BV20|| align=right|13,8|| align=right|3,535|| align=right|0,045|| align=right|6,72|| align=right|6,645||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63236)||2001 BX20|| align=right|15,7|| align=right|2,388|| align=right|0,134|| align=right|2,36|| align=right|3,691||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63237)||2001 BA23|| align=right|15,8|| align=right|2,979|| align=right|0,065|| align=right|0,98|| align=right|5,141||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63238)||2001 BL24|| align=right|15,2|| align=right|2,553|| align=right|0,090|| align=right|14,32|| align=right|4,079||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63239)||2001 BD25|| align=right|11,7|| align=right|5,202|| align=right|0,067|| align=right|6,23|| align=right|11,87||JUT||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63240)||2001 BG26|| align=right|15,7|| align=right|2,594|| align=right|0,159|| align=right|15,17|| align=right|4,176||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63241)||2001 BJ26|| align=right|11,5|| align=right|5,245|| align=right|0,050|| align=right|25,78|| align=right|12,02||JUT||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63242)||2001 BJ27|| align=right|15,8|| align=right|2,888|| align=right|0,090|| align=right|5,67|| align=right|4,906||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63243)||2001 BW27|| align=right|16,0|| align=right|2,527|| align=right|0,032|| align=right|5,50|| align=right|4,016||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63244)||2001 BO28|| align=right|15,9|| align=right|2,396|| align=right|0,194|| align=right|2,76|| align=right|3,708||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63245)||2001 BP30|| align=right|15,5|| align=right|3,068|| align=right|0,184|| align=right|1,71|| align=right|5,373||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63246)||2001 BG32|| align=right|15,8|| align=right|2,523|| align=right|0,173|| align=right|2,27|| align=right|4,007||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63247)||2001 BN34|| align=right|15,7|| align=right|2,285|| align=right|0,110|| align=right|6,17|| align=right|3,454||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63248)||2001 BP34|| align=right|15,1|| align=right|2,606|| align=right|0,202|| align=right|15,24|| align=right|4,207||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63249)||2001 BW35|| align=right|13,2|| align=right|3,922|| align=right|0,123|| align=right|9,10|| align=right|7,766||HLD||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63250)||2001 BP36|| align=right|15,3|| align=right|2,772|| align=right|0,306|| align=right|8,93|| align=right|4,614||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63251)||2001 BG38|| align=right|14,7|| align=right|3,153|| align=right|0,096|| align=right|3,74|| align=right|5,599||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63252)||2001 BL41|| align=right|11,7|| align=right|9,770|| align=right|0,294|| align=right|12,46|| align=right|30,54||CNT||19. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(63253)||2001 BG50|| align=right|15,3|| align=right|2,709|| align=right|0,130|| align=right|11,62|| align=right|4,457||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63254)||2001 BW54|| align=right|14,0|| align=right|2,271|| align=right|0,234|| align=right|9,54|| align=right|3,421||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63255)||2001 BX63|| align=right|15,1|| align=right|2,327|| align=right|0,251|| align=right|7,66|| align=right|3,550||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63256)||2001 BY77|| align=right|14,8|| align=right|2,768|| align=right|0,129|| align=right|12,63|| align=right|4,606||MBA||25. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63257)||2001 BJ79|| align=right|12,4|| align=right|5,198|| align=right|0,063|| align=right|12,81|| align=right|11,86||JUT||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63258)||2001 BT80|| align=right|15,2|| align=right|3,098|| align=right|0,175|| align=right|13,39|| align=right|5,451||MBA||19. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63259)||2001 BS81|| align=right|13,2|| align=right|5,146|| align=right|0,035|| align=right|2,24|| align=right|11,68||JUT||30. ledna 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(63260)||2001 CN|| align=right|15,1|| align=right|1,948|| align=right|0,084|| align=right|25,67|| align=right|2,719||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63261)||2001 CA2|| align=right|15,2|| align=right|3,087|| align=right|0,039|| align=right|10,43|| align=right|5,423||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63262)||2001 CM3|| align=right|14,7|| align=right|2,472|| align=right|0,124|| align=right|7,77|| align=right|3,886||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63263)||2001 CC4|| align=right|14,8|| align=right|3,057|| align=right|0,095|| align=right|12,80|| align=right|5,344||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63264)||2001 CP5|| align=right|16,6|| align=right|2,323|| align=right|0,078|| align=right|7,72|| align=right|3,539||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63265)||2001 CP12|| align=right|12,7|| align=right|5,201|| align=right|0,123|| align=right|8,11|| align=right|11,86||JUT||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63266)||2001 CV16|| align=right|14,4|| align=right|3,091|| align=right|0,137|| align=right|6,08|| align=right|5,434||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63267)||2001 CC17|| align=right|17,4|| align=right|2,260|| align=right|0,117|| align=right|4,15|| align=right|3,396||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63268)||2001 CU22|| align=right|16,3|| align=right|2,234|| align=right|0,167|| align=right|7,77|| align=right|3,338||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63269)||2001 CE24|| align=right|12,8|| align=right|5,137|| align=right|0,078|| align=right|7,41|| align=right|11,65||JUT||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63270)||2001 CR28|| align=right|14,4|| align=right|3,129|| align=right|0,057|| align=right|11,62|| align=right|5,533||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63271)||2001 CN34|| align=right|14,7|| align=right|2,597|| align=right|0,302|| align=right|18,52|| align=right|4,184||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63272)||2001 CC49|| align=right|12,4|| align=right|5,210|| align=right|0,042|| align=right|9,73|| align=right|11,89||JUT||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63273)||2001 DH4|| align=right|11,5|| align=right|5,194|| align=right|0,128|| align=right|9,42|| align=right|11,84||JUT||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63274)||2001 DB18|| align=right|15,1|| align=right|3,078|| align=right|0,037|| align=right|12,10|| align=right|5,400||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63275)||2001 DD21|| align=right|16,4|| align=right|2,275|| align=right|0,106|| align=right|6,48|| align=right|3,431||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63276)||2001 DP22|| align=right|15,4|| align=right|2,645|| align=right|0,156|| align=right|13,77|| align=right|4,302||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63277)||2001 DG23|| align=right|15,5|| align=right|2,577|| align=right|0,086|| align=right|12,22|| align=right|4,136||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63278)||2001 DJ29|| align=right|13,0|| align=right|5,208|| align=right|0,129|| align=right|12,59|| align=right|11,89||JUT||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63279)||2001 DW34|| align=right|13,4|| align=right|5,160|| align=right|0,101|| align=right|1,95|| align=right|11,72||JUT||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63280)||2001 DT37|| align=right|14,6|| align=right|3,073|| align=right|0,024|| align=right|10,27|| align=right|5,386||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63281)||2001 DF38|| align=right|15,9|| align=right|2,548|| align=right|0,241|| align=right|5,71|| align=right|4,067||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63282)||2001 DP45|| align=right|16,4|| align=right|2,254|| align=right|0,083|| align=right|5,05|| align=right|3,384||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63283)||2001 DA46|| align=right|14,6|| align=right|3,362|| align=right|0,057|| align=right|4,55|| align=right|6,163||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63284)||2001 DM46|| align=right|13,3|| align=right|5,251|| align=right|0,158|| align=right|3,43|| align=right|12,04||JUT||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63285)||2001 DW62|| align=right|15,3|| align=right|2,978|| align=right|0,060|| align=right|10,17|| align=right|5,139||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63286)||2001 DZ68|| align=right|12,3|| align=right|5,265|| align=right|0,103|| align=right|6,42|| align=right|12,09||JUT||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63287)||2001 DT79|| align=right|12,0|| align=right|5,165|| align=right|0,076|| align=right|17,33|| align=right|11,74||JUT||20. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63288)||2001 DW79|| align=right|14,8|| align=right|3,066|| align=right|0,069|| align=right|9,77|| align=right|5,367||MBA||20. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63289)||2001 DJ81|| align=right|16,2|| align=right|2,424|| align=right|0,042|| align=right|6,91|| align=right|3,772||MBA||26. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(63290)||2001 DS87|| align=right|12,3|| align=right|5,264|| align=right|0,066|| align=right|6,56|| align=right|12,08||JUT||21. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63291)||2001 DU87|| align=right|12,8|| align=right|5,129|| align=right|0,066|| align=right|7,97|| align=right|11,62||JUT||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63292)||2001 DQ89|| align=right|12,2|| align=right|5,200|| align=right|0,058|| align=right|13,42|| align=right|11,86||JUT||22. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63293)||2001 DT89|| align=right|14,2|| align=right|3,941|| align=right|0,170|| align=right|3,26|| align=right|7,822||HLD||22. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63294)||2001 DQ90|| align=right|12,8|| align=right|5,117|| align=right|0,036|| align=right|32,81|| align=right|11,58||JUT||21. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(63295)||2001 DY101|| align=right|15,2|| align=right|2,286|| align=right|0,174|| align=right|7,90|| align=right|3,456||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63296)||2001 EK|| align=right|16,2|| align=right|2,360|| align=right|0,151|| align=right|2,51|| align=right|3,625||MBA||2. března 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(63297)||2001 EE5|| align=right|16,2|| align=right|2,603|| align=right|0,132|| align=right|4,55|| align=right|4,198||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63298)||2001 EH6|| align=right|15,9|| align=right|2,411|| align=right|0,225|| align=right|5,49|| align=right|3,742||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63299)||2001 EH8|| align=right|15,4|| align=right|2,734|| align=right|0,151|| align=right|9,40|| align=right|4,519||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63300)||2001 EV8|| align=right|15,3|| align=right|2,321|| align=right|0,245|| align=right|3,01|| align=right|3,535||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63301)||2001 EJ12|| align=right|14,9|| align=right|2,749|| align=right|0,103|| align=right|15,08|| align=right|4,557||MBA||3. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63302)||2001 EA14|| align=right|13,6|| align=right|2,752|| align=right|0,205|| align=right|10,45|| align=right|4,565||MBA||15. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63303)||2001 EL20|| align=right|16,6|| align=right|2,342|| align=right|0,185|| align=right|1,32|| align=right|3,584||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63304)||2001 EQ23|| align=right|15,3|| align=right|2,750|| align=right|0,141|| align=right|8,62|| align=right|4,558||MBA||15. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63305) Bobkepple||2001 FE|| align=right|14,8|| align=right|3,199|| align=right|0,157|| align=right|5,56|| align=right|5,721||MBA||17. března 2001||Junk Bond||D. Healy
|-
|(63306)||2001 FT8|| align=right|15,8|| align=right|2,297|| align=right|0,271|| align=right|2,45|| align=right|3,480||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63307)||2001 FG9|| align=right|16,1|| align=right|2,349|| align=right|0,070|| align=right|5,32|| align=right|3,600||MBA||21. března 2001||Needville||Needville
|-
|(63308)||2001 FU11|| align=right|16,1|| align=right|2,388|| align=right|0,148|| align=right|3,35|| align=right|3,689||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63309)||2001 FV19|| align=right|16,8|| align=right|2,396|| align=right|0,152|| align=right|1,66|| align=right|3,709||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63310)||2001 FS21|| align=right|15,4|| align=right|2,479|| align=right|0,073|| align=right|6,12|| align=right|3,903||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63311)||2001 FD24|| align=right|15,4|| align=right|1,972|| align=right|0,057|| align=right|19,91|| align=right|2,769||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63312)||2001 FH24|| align=right|14,7|| align=right|3,139|| align=right|0,193|| align=right|9,50|| align=right|5,559||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63313)||2001 FV28|| align=right|15,0|| align=right|2,460|| align=right|0,260|| align=right|10,09|| align=right|3,858||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63314)||2001 FJ33|| align=right|15,3|| align=right|2,586|| align=right|0,038|| align=right|14,85|| align=right|4,157||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63315)||2001 FV34|| align=right|16,8|| align=right|2,389|| align=right|0,174|| align=right|3,44|| align=right|3,692||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63316)||2001 FK35|| align=right|14,5|| align=right|3,061|| align=right|0,156|| align=right|1,85|| align=right|5,354||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63317)||2001 FQ36|| align=right|16,3|| align=right|2,403|| align=right|0,186|| align=right|1,51|| align=right|3,724||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63318)||2001 FR36|| align=right|16,1|| align=right|2,651|| align=right|0,170|| align=right|1,75|| align=right|4,316||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63319)||2001 FH37|| align=right|16,5|| align=right|2,323|| align=right|0,196|| align=right|1,56|| align=right|3,540||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63320)||2001 FX44|| align=right|15,6|| align=right|3,045|| align=right|0,268|| align=right|2,94|| align=right|5,312||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63321)||2001 FF47|| align=right|15,8|| align=right|2,561|| align=right|0,068|| align=right|26,01|| align=right|4,097||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63322)||2001 FO48|| align=right|16,4|| align=right|2,214|| align=right|0,185|| align=right|7,29|| align=right|3,293||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63323)||2001 FC51|| align=right|16,5|| align=right|2,212|| align=right|0,217|| align=right|2,34|| align=right|3,290||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63324)||2001 FH51|| align=right|16,7|| align=right|2,608|| align=right|0,110|| align=right|3,50|| align=right|4,211||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63325)||2001 FU51|| align=right|15,9|| align=right|2,391|| align=right|0,139|| align=right|2,55|| align=right|3,697||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63326)||2001 FV53|| align=right|16,4|| align=right|2,386|| align=right|0,113|| align=right|2,05|| align=right|3,685||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63327)||2001 FS54|| align=right|16,3|| align=right|2,406|| align=right|0,141|| align=right|2,93|| align=right|3,731||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63328)||2001 FU54|| align=right|16,2|| align=right|2,430|| align=right|0,155|| align=right|1,97|| align=right|3,788||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63329)||2001 FJ55|| align=right|16,0|| align=right|2,667|| align=right|0,133|| align=right|11,20|| align=right|4,354||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63330)||2001 FZ59|| align=right|15,7|| align=right|2,243|| align=right|0,055|| align=right|6,75|| align=right|3,358||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63331)||2001 FC60|| align=right|16,9|| align=right|2,466|| align=right|0,085|| align=right|6,64|| align=right|3,872||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63332)||2001 FY62|| align=right|15,4|| align=right|2,320|| align=right|0,089|| align=right|7,09|| align=right|3,532||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63333)||2001 FV65|| align=right|17,3|| align=right|2,221|| align=right|0,161|| align=right|5,21|| align=right|3,310||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63334)||2001 FH66|| align=right|15,7|| align=right|3,210|| align=right|0,167|| align=right|22,19|| align=right|5,751||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63335)||2001 FD67|| align=right|15,4|| align=right|2,287|| align=right|0,206|| align=right|6,96|| align=right|3,458||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63336)||2001 FL67|| align=right|16,9|| align=right|2,235|| align=right|0,105|| align=right|3,96|| align=right|3,341||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63337)||2001 FW67|| align=right|14,9|| align=right|2,715|| align=right|0,020|| align=right|7,31|| align=right|4,474||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63338)||2001 FX74|| align=right|15,6|| align=right|2,415|| align=right|0,086|| align=right|3,61|| align=right|3,753||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63339)||2001 FP75|| align=right|16,0|| align=right|2,550|| align=right|0,211|| align=right|6,27|| align=right|4,070||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63340)||2001 FY76|| align=right|16,8|| align=right|2,396|| align=right|0,053|| align=right|6,72|| align=right|3,707||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63341)||2001 FD77|| align=right|14,4|| align=right|2,629|| align=right|0,386|| align=right|27,96|| align=right|4,261||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63342)||2001 FH77|| align=right|16,2|| align=right|2,564|| align=right|0,056|| align=right|13,34|| align=right|4,106||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63343)||2001 FO85|| align=right|15,5|| align=right|3,000|| align=right|0,110|| align=right|1,73|| align=right|5,196||MBA||26. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(63344)||2001 FX86|| align=right|14,8|| align=right|2,694|| align=right|0,198|| align=right|13,03|| align=right|4,420||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63345)||2001 FD91|| align=right|15,3|| align=right|2,626|| align=right|0,194|| align=right|10,04|| align=right|4,255||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63346)||2001 FU92|| align=right|16,3|| align=right|2,369|| align=right|0,085|| align=right|6,72|| align=right|3,646||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63347)||2001 FA94|| align=right|14,5|| align=right|3,251|| align=right|0,057|| align=right|12,82|| align=right|5,861||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63348)||2001 FC94|| align=right|16,1|| align=right|2,387|| align=right|0,088|| align=right|7,40|| align=right|3,687||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63349)||2001 FY101|| align=right|16,5|| align=right|2,593|| align=right|0,137|| align=right|7,50|| align=right|4,175||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63350)||2001 FL106|| align=right|14,4|| align=right|3,188|| align=right|0,128|| align=right|4,36|| align=right|5,692||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63351)||2001 FW117|| align=right|16,8|| align=right|2,202|| align=right|0,174|| align=right|4,47|| align=right|3,267||MBA||19. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(63352)||2001 FG129|| align=right|15,2|| align=right|2,601|| align=right|0,179|| align=right|12,76|| align=right|4,194||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63353)||2001 FZ135|| align=right|16,1|| align=right|2,260|| align=right|0,029|| align=right|5,61|| align=right|3,398||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63354)||2001 FU140|| align=right|14,6|| align=right|3,110|| align=right|0,175|| align=right|14,74|| align=right|5,485||MBA||22. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(63355)||2001 FN143|| align=right|14,4|| align=right|3,059|| align=right|0,313|| align=right|20,55|| align=right|5,350||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63356)||2001 FG149|| align=right|15,2|| align=right|2,965|| align=right|0,103|| align=right|11,06|| align=right|5,106||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63357)||2001 FS157|| align=right|16,1|| align=right|2,579|| align=right|0,154|| align=right|13,63|| align=right|4,140||MBA||27. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63358)||2001 FX157|| align=right|14,8|| align=right|3,004|| align=right|0,108|| align=right|11,10|| align=right|5,206||MBA||27. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63359)||2001 FQ159|| align=right|16,4|| align=right|2,672|| align=right|0,105|| align=right|2,67|| align=right|4,366||MBA||29. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63360)||2001 FS162|| align=right|15,3|| align=right|2,732|| align=right|0,181|| align=right|9,25|| align=right|4,514||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63361)||2001 FR171|| align=right|16,4|| align=right|2,297|| align=right|0,135|| align=right|3,05|| align=right|3,480||MBA||24. března 2001||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(63362)||2001 FD177|| align=right|14,6|| align=right|3,042|| align=right|0,143|| align=right|11,93|| align=right|5,304||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63363)||2001 FC184|| align=right|16,8|| align=right|2,269|| align=right|0,134|| align=right|6,07|| align=right|3,417||MBA||25. března 2001||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(63364)||2001 HH2|| align=right|16,0|| align=right|2,149|| align=right|0,128|| align=right|2,76|| align=right|3,151||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63365)||2001 HH3|| align=right|15,9|| align=right|2,444|| align=right|0,200|| align=right|2,38|| align=right|3,819||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63366)||2001 HK4|| align=right|15,9|| align=right|2,265|| align=right|0,156|| align=right|6,24|| align=right|3,408||MBA||17. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(63367)||2001 HS6|| align=right|16,5|| align=right|2,542|| align=right|0,232|| align=right|7,73|| align=right|4,052||MBA||18. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(63368)||2001 HQ7|| align=right|15,1|| align=right|3,111|| align=right|0,059|| align=right|8,73|| align=right|5,486||MBA||17. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(63369)||2001 HT7|| align=right|15,9|| align=right|2,815|| align=right|0,043|| align=right|4,30|| align=right|4,723||MBA||17. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(63370)||2001 HS9|| align=right|16,0|| align=right|2,421|| align=right|0,170|| align=right|3,74|| align=right|3,766||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63371)||2001 HN18|| align=right|15,9|| align=right|2,732|| align=right|0,078|| align=right|2,04|| align=right|4,515||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63372)||2001 HG29|| align=right|14,8|| align=right|3,121|| align=right|0,124|| align=right|2,63|| align=right|5,514||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63373)||2001 HS35|| align=right|13,8|| align=right|3,194|| align=right|0,109|| align=right|6,10|| align=right|5,707||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63374)||2001 HX35|| align=right|16,1|| align=right|2,370|| align=right|0,140|| align=right|4,77|| align=right|3,648||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63375)||2001 HY37|| align=right|15,3|| align=right|2,742|| align=right|0,208|| align=right|7,01|| align=right|4,539||MBA||29. dubna 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(63376)||2001 HA38|| align=right|16,5|| align=right|2,238|| align=right|0,204|| align=right|10,23|| align=right|3,348||MBA||29. dubna 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(63377)||2001 HL40|| align=right|14,4|| align=right|3,040|| align=right|0,055|| align=right|12,80|| align=right|5,301||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63378)||2001 HY43|| align=right|15,0|| align=right|3,045|| align=right|0,102|| align=right|9,71|| align=right|5,312||MBA||16. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63379)||2001 HN45|| align=right|14,2|| align=right|2,692|| align=right|0,260|| align=right|13,89|| align=right|4,417||MBA||17. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63380)||2001 HE51|| align=right|15,8|| align=right|2,459|| align=right|0,090|| align=right|4,64|| align=right|3,856||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63381)||2001 HJ53|| align=right|16,6|| align=right|2,179|| align=right|0,192|| align=right|4,23|| align=right|3,217||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63382)||2001 HZ54|| align=right|16,8|| align=right|2,227|| align=right|0,128|| align=right|4,84|| align=right|3,323||MBA||24. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63383)||2001 HD56|| align=right|16,4|| align=right|2,236|| align=right|0,163|| align=right|7,92|| align=right|3,342||MBA||24. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63384)||2001 HG57|| align=right|15,3|| align=right|2,705|| align=right|0,073|| align=right|12,60|| align=right|4,448||MBA||25. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63385)||2001 HL66|| align=right|16,0|| align=right|2,636|| align=right|0,197|| align=right|7,30|| align=right|4,279||MBA||24. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63386)||2001 HW66|| align=right|15,0|| align=right|2,541|| align=right|0,102|| align=right|21,45|| align=right|4,051||MBA||25. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63387)||2001 HC67|| align=right|14,8|| align=right|2,393|| align=right|0,226|| align=right|6,49|| align=right|3,702||MBA||29. dubna 2001||Needville||Needville
|-
|(63388)||2001 HE67|| align=right|15,1|| align=right|2,621|| align=right|0,169|| align=right|17,75|| align=right|4,244||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63389)||2001 JC1|| align=right|15,5|| align=right|2,764|| align=right|0,156|| align=right|8,10|| align=right|4,594||MBA||12. května 2001||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(63390)||2001 JP5|| align=right|15,3|| align=right|3,080|| align=right|0,181|| align=right|5,84|| align=right|5,404||MBA||14. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63391)||2001 JG6|| align=right|15,5|| align=right|2,936|| align=right|0,023|| align=right|10,72|| align=right|5,031||MBA||14. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(63392)||2001 JE7|| align=right|15,3|| align=right|2,947|| align=right|0,317|| align=right|15,11|| align=right|5,059||MBA||15. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63393)||2001 JS7|| align=right|16,8|| align=right|2,168|| align=right|0,147|| align=right|3,43|| align=right|3,191||MBA||15. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63394)||2001 JL8|| align=right|15,0|| align=right|2,906|| align=right|0,033|| align=right|1,00|| align=right|4,952||MBA||15. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63395)||2001 JX9|| align=right|14,7|| align=right|2,784|| align=right|0,144|| align=right|7,71|| align=right|4,645||MBA||15. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63396)||2001 KX|| align=right|16,1|| align=right|2,380|| align=right|0,228|| align=right|4,25|| align=right|3,671||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63397)||2001 KK2|| align=right|15,6|| align=right|2,605|| align=right|0,146|| align=right|8,18|| align=right|4,203||MBA||17. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63398)||2001 KZ9|| align=right|15,5|| align=right|2,721|| align=right|0,080|| align=right|5,67|| align=right|4,489||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63399)||2001 KH11|| align=right|14,9|| align=right|2,430|| align=right|0,208|| align=right|4,92|| align=right|3,787||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63400)||2001 KJ13|| align=right|14,8|| align=right|3,104|| align=right|0,170|| align=right|4,61|| align=right|5,468||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63401)||2001 KK15|| align=right|15,4|| align=right|2,446|| align=right|0,144|| align=right|7,67|| align=right|3,825||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63402)||2001 KU24|| align=right|16,5|| align=right|2,343|| align=right|0,136|| align=right|7,37|| align=right|3,587||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63403)||2001 KT30|| align=right|15,5|| align=right|2,769|| align=right|0,096|| align=right|1,92|| align=right|4,606||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63404)||2001 KK31|| align=right|15,7|| align=right|2,585|| align=right|0,130|| align=right|8,27|| align=right|4,155||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63405)||2001 KP33|| align=right|15,9|| align=right|2,544|| align=right|0,215|| align=right|9,93|| align=right|4,058||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63406)||2001 KN34|| align=right|15,7|| align=right|2,553|| align=right|0,117|| align=right|2,41|| align=right|4,079||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63407)||2001 KZ35|| align=right|16,0|| align=right|2,632|| align=right|0,096|| align=right|3,36|| align=right|4,269||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63408)||2001 KA38|| align=right|15,1|| align=right|2,585|| align=right|0,259|| align=right|10,15|| align=right|4,156||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63409)||2001 KY38|| align=right|15,8|| align=right|2,443|| align=right|0,248|| align=right|7,89|| align=right|3,817||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63410)||2001 KQ39|| align=right|14,2|| align=right|3,062|| align=right|0,169|| align=right|16,40|| align=right|5,357||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63411)||2001 KK41|| align=right|13,6|| align=right|2,679|| align=right|0,135|| align=right|10,14|| align=right|4,383||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63412)||2001 KQ44|| align=right|15,8|| align=right|2,378|| align=right|0,250|| align=right|13,45|| align=right|3,667||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63413)||2001 KK47|| align=right|15,4|| align=right|2,631|| align=right|0,274|| align=right|5,13|| align=right|4,268||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63414)||2001 KF55|| align=right|15,5|| align=right|2,353|| align=right|0,117|| align=right|8,21|| align=right|3,609||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63415)||2001 KH55|| align=right|15,3|| align=right|2,543|| align=right|0,248|| align=right|7,37|| align=right|4,055||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63416)||2001 KU56|| align=right|16,1|| align=right|2,571|| align=right|0,158|| align=right|9,48|| align=right|4,123||MBA||23. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63417)||2001 KR58|| align=right|14,6|| align=right|2,804|| align=right|0,277|| align=right|10,39|| align=right|4,694||MBA||26. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63418)||2001 KW62|| align=right|15,4|| align=right|2,555|| align=right|0,177|| align=right|15,08|| align=right|4,083||MBA||18. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63419)||2001 KP64|| align=right|15,6|| align=right|2,611|| align=right|0,179|| align=right|14,37|| align=right|4,218||MBA||21. května 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(63420)||2001 KB65|| align=right|14,8|| align=right|2,348|| align=right|0,281|| align=right|22,27|| align=right|3,596||MBA||22. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63421)||2001 KC67|| align=right|15,3|| align=right|2,716|| align=right|0,129|| align=right|8,20|| align=right|4,475||MBA||26. května 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63422)||2001 KL70|| align=right|14,6|| align=right|2,614|| align=right|0,137|| align=right|13,66|| align=right|4,225||MBA||23. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63423)||2001 KY72|| align=right|15,9|| align=right|2,752|| align=right|0,014|| align=right|0,80|| align=right|4,566||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63424)||2001 KW73|| align=right|16,5|| align=right|2,525|| align=right|0,062|| align=right|3,45|| align=right|4,012||MBA||25. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63425)||2001 LV5|| align=right|15,6|| align=right|2,405|| align=right|0,262|| align=right|6,36|| align=right|3,728||MBA||13. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63426)||2001 LU13|| align=right|14,7|| align=right|2,571|| align=right|0,103|| align=right|15,69|| align=right|4,122||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63427)||2001 MB|| align=right|15,9|| align=right|2,459|| align=right|0,191|| align=right|3,59|| align=right|3,855||MBA||16. června 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(63428)||2001 MC1|| align=right|15,4|| align=right|2,755|| align=right|0,301|| align=right|10,10|| align=right|4,573||MBA||18. června 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(63429)||2001 MH5|| align=right|15,7|| align=right|2,308|| align=right|0,159|| align=right|4,32|| align=right|3,506||MBA||21. června 2001||Calar Alto||Calar Alto
|-
|(63430)||2001 MR6|| align=right|15,8|| align=right|2,350|| align=right|0,171|| align=right|5,11|| align=right|3,602||MBA||22. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63431)||2001 ML14|| align=right|15,4|| align=right|2,600|| align=right|0,212|| align=right|13,60|| align=right|4,193||MBA||28. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63432)||2001 MY14|| align=right|16,1|| align=right|2,421|| align=right|0,179|| align=right|2,36|| align=right|3,766||MBA||28. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63433)||2001 MZ17|| align=right|15,2|| align=right|2,635|| align=right|0,107|| align=right|12,14|| align=right|4,277||MBA||28. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63434)||2001 MD21|| align=right|15,3|| align=right|2,367|| align=right|0,156|| align=right|5,60|| align=right|3,642||MBA||26. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63435)||2001 MU21|| align=right|16,4|| align=right|2,401|| align=right|0,130|| align=right|3,71|| align=right|3,719||MBA||28. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63436)||2001 MO23|| align=right|15,3|| align=right|2,598|| align=right|0,285|| align=right|3,01|| align=right|4,187||MBA||27. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63437)||2001 MY23|| align=right|14,6|| align=right|2,617|| align=right|0,197|| align=right|11,50|| align=right|4,233||MBA||27. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63438)||2001 MY28|| align=right|15,4|| align=right|2,604|| align=right|0,190|| align=right|12,57|| align=right|4,200||MBA||27. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63439)||2001 MD29|| align=right|15,8|| align=right|2,328|| align=right|0,171|| align=right|3,98|| align=right|3,552||MBA||27. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63440)||2001 MD30|| align=right|15,2|| align=right|1,939|| align=right|0,089|| align=right|19,99|| align=right|2,699||MBA||30. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63441)||2001 NV2|| align=right|16,3|| align=right|2,485|| align=right|0,092|| align=right|7,23|| align=right|3,917||MBA||12. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63442)||2001 NO6|| align=right|13,8|| align=right|2,586|| align=right|0,157|| align=right|26,82|| align=right|4,159||MBA||14. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63443)||2001 NH7|| align=right|15,4|| align=right|2,630|| align=right|0,047|| align=right|21,72|| align=right|4,265||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63444)||2001 ND8|| align=right|14,9|| align=right|3,192|| align=right|0,023|| align=right|5,55|| align=right|5,703||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63445)||2001 NL9|| align=right|16,5|| align=right|2,662|| align=right|0,171|| align=right|4,22|| align=right|4,343||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63446)||2001 NV9|| align=right|16,6|| align=right|2,200|| align=right|0,073|| align=right|2,45|| align=right|3,263||MBA||15. července 2001||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(63447)||2001 NG11|| align=right|15,4|| align=right|2,381|| align=right|0,235|| align=right|3,89|| align=right|3,674||MBA||14. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63448)||2001 NF14|| align=right|15,8|| align=right|2,576|| align=right|0,201|| align=right|11,48|| align=right|4,133||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63449)||2001 NO14|| align=right|16,7|| align=right|2,237|| align=right|0,198|| align=right|3,67|| align=right|3,344||MBA||14. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63450)||2001 NP17|| align=right|14,7|| align=right|2,551|| align=right|0,172|| align=right|22,66|| align=right|4,075||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63451)||2001 OB|| align=right|15,1|| align=right|2,526|| align=right|0,152|| align=right|10,84|| align=right|4,015||MBA||16. července 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(63452)||2001 OO2|| align=right|16,7|| align=right|1,934|| align=right|0,099|| align=right|23,30|| align=right|2,688||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63453)||2001 OQ4|| align=right|16,6|| align=right|2,230|| align=right|0,095|| align=right|7,36|| align=right|3,330||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63454)||2001 OB5|| align=right|13,5|| align=right|3,106|| align=right|0,227|| align=right|15,13|| align=right|5,473||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63455)||2001 OD5|| align=right|14,7|| align=right|3,070|| align=right|0,112|| align=right|12,41|| align=right|5,379||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63456)||2001 OS5|| align=right|14,3|| align=right|3,059|| align=right|0,114|| align=right|10,41|| align=right|5,349||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63457)||2001 OG6|| align=right|15,0|| align=right|2,783|| align=right|0,084|| align=right|11,25|| align=right|4,642||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63458)||2001 OT6|| align=right|13,7|| align=right|3,161|| align=right|0,064|| align=right|9,12|| align=right|5,618||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63459)||2001 OT7|| align=right|14,7|| align=right|3,193|| align=right|0,118|| align=right|5,83|| align=right|5,704||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63460)||2001 OA8|| align=right|16,0|| align=right|2,336|| align=right|0,153|| align=right|5,80|| align=right|3,570||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63461)||2001 OJ8|| align=right|14,6|| align=right|3,022|| align=right|0,110|| align=right|8,80|| align=right|5,252||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63462)||2001 OE9|| align=right|14,4|| align=right|3,027|| align=right|0,193|| align=right|8,88|| align=right|5,264||MBA||20. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63463)||2001 OR12|| align=right|16,2|| align=right|2,413|| align=right|0,125|| align=right|5,12|| align=right|3,749||MBA||20. července 2001||San Marcello||M. Tombelli; L. Tesi
|-
|(63464)||2001 OL16|| align=right|16,0|| align=right|2,443|| align=right|0,128|| align=right|12,84|| align=right|3,818||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63465)||2001 OL19|| align=right|14,8|| align=right|3,116|| align=right|0,093|| align=right|8,73|| align=right|5,499||MBA||17. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63466)||2001 OM21|| align=right|15,2|| align=right|2,778|| align=right|0,054|| align=right|5,50|| align=right|4,630||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63467)||2001 OS21|| align=right|15,8|| align=right|2,603|| align=right|0,254|| align=right|3,11|| align=right|4,199||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63468)||2001 OY21|| align=right|15,7|| align=right|2,394|| align=right|0,191|| align=right|2,15|| align=right|3,703||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63469)||2001 OP22|| align=right|16,1|| align=right|2,649|| align=right|0,197|| align=right|6,82|| align=right|4,310||MBA||17. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63470)||2001 OH23|| align=right|14,3|| align=right|3,064|| align=right|0,047|| align=right|7,92|| align=right|5,363||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63471)||2001 OD25|| align=right|15,1|| align=right|2,604|| align=right|0,185|| align=right|10,32|| align=right|4,201||MBA||16. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63472)||2001 OY25|| align=right|15,7|| align=right|2,558|| align=right|0,229|| align=right|4,30|| align=right|4,091||MBA||19. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63473)||2001 OZ25|| align=right|15,2|| align=right|2,921|| align=right|0,107|| align=right|1,03|| align=right|4,992||MBA||19. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63474)||2001 OR27|| align=right|17,1|| align=right|2,275|| align=right|0,116|| align=right|7,44|| align=right|3,431||MBA||18. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63475)||2001 OB32|| align=right|14,2|| align=right|2,993|| align=right|0,110|| align=right|8,65|| align=right|5,178||MBA||23. července 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(63476)||2001 OL37|| align=right|15,5|| align=right|2,784|| align=right|0,167|| align=right|10,13|| align=right|4,643||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63477)||2001 OG38|| align=right|15,2|| align=right|3,043|| align=right|0,084|| align=right|10,38|| align=right|5,309||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63478)||2001 OR39|| align=right|16,3|| align=right|2,381|| align=right|0,242|| align=right|6,42|| align=right|3,673||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63479)||2001 OL40|| align=right|14,7|| align=right|2,614|| align=right|0,100|| align=right|9,19|| align=right|4,226||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63480)||2001 OD42|| align=right|16,5|| align=right|2,363|| align=right|0,093|| align=right|6,49|| align=right|3,632||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63481)||2001 OE42|| align=right|15,6|| align=right|2,608|| align=right|0,113|| align=right|2,56|| align=right|4,211||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63482)||2001 OW42|| align=right|15,9|| align=right|2,671|| align=right|0,150|| align=right|13,02|| align=right|4,363||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63483)||2001 OJ43|| align=right|16,4|| align=right|2,379|| align=right|0,224|| align=right|9,85|| align=right|3,668||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63484)||2001 OV48|| align=right|14,3|| align=right|2,843|| align=right|0,084|| align=right|12,15|| align=right|4,792||MBA||16. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63485)||2001 OO49|| align=right|14,7|| align=right|3,072|| align=right|0,126|| align=right|9,34|| align=right|5,382||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63486)||2001 OH55|| align=right|15,7|| align=right|2,767|| align=right|0,166|| align=right|8,81|| align=right|4,602||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63487)||2001 OU55|| align=right|14,4|| align=right|3,094|| align=right|0,127|| align=right|5,13|| align=right|5,442||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63488)||2001 OT56|| align=right|13,5|| align=right|3,966|| align=right|0,139|| align=right|8,31|| align=right|7,897||HLD||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63489)||2001 OB57|| align=right|14,1|| align=right|3,162|| align=right|0,203|| align=right|11,62|| align=right|5,621||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63490)||2001 OP59|| align=right|15,6|| align=right|2,617|| align=right|0,157|| align=right|3,96|| align=right|4,233||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63491)||2001 OY60|| align=right|14,8|| align=right|3,987|| align=right|0,225|| align=right|2,87|| align=right|7,961||HLD||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63492)||2001 OL62|| align=right|14,9|| align=right|3,085|| align=right|0,121|| align=right|9,53|| align=right|5,418||MBA||23. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63493)||2001 OY62|| align=right|14,9|| align=right|2,431|| align=right|0,190|| align=right|2,64|| align=right|3,790||MBA||20. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63494)||2001 OX63|| align=right|15,6|| align=right|2,728|| align=right|0,065|| align=right|6,18|| align=right|4,504||MBA||23. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63495)||2001 OH64|| align=right|14,7|| align=right|3,109|| align=right|0,091|| align=right|9,07|| align=right|5,481||MBA||24. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63496)||2001 ON64|| align=right|15,8|| align=right|2,426|| align=right|0,085|| align=right|7,41|| align=right|3,777||MBA||24. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63497)||2001 OG65|| align=right|15,5|| align=right|3,024|| align=right|0,174|| align=right|9,56|| align=right|5,257||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63498)||2001 OQ65|| align=right|14,2|| align=right|3,159|| align=right|0,073|| align=right|14,95|| align=right|5,614||MBA||28. července 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(63499)||2001 ON69|| align=right|15,6|| align=right|2,515|| align=right|0,193|| align=right|12,31|| align=right|3,988||MBA||19. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63500)||2001 OS69|| align=right|16,3|| align=right|2,609|| align=right|0,262|| align=right|5,17|| align=right|4,213||MBA||19. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63501)||2001 OD70|| align=right|16,0|| align=right|2,396|| align=right|0,208|| align=right|3,32|| align=right|3,708||MBA||19. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63502)||2001 OD72|| align=right|16,7|| align=right|2,357|| align=right|0,249|| align=right|1,32|| align=right|3,617||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63503)||2001 OE72|| align=right|15,9|| align=right|2,181|| align=right|0,228|| align=right|5,98|| align=right|3,220||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63504)||2001 OO78|| align=right|14,6|| align=right|2,980|| align=right|0,110|| align=right|10,16|| align=right|5,142||MBA||26. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63505)||2001 OP79|| align=right|15,9|| align=right|2,649|| align=right|0,137|| align=right|9,78|| align=right|4,311||MBA||27. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63506)||2001 OH81|| align=right|14,6|| align=right|2,539|| align=right|0,252|| align=right|10,78|| align=right|4,045||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63507)||2001 OL81|| align=right|15,4|| align=right|2,371|| align=right|0,262|| align=right|1,97|| align=right|3,650||MBA||30. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63508)||2001 OQ81|| align=right|14,3|| align=right|2,755|| align=right|0,192|| align=right|8,58|| align=right|4,572||MBA||26. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63509)||2001 OW83|| align=right|14,5|| align=right|2,736|| align=right|0,080|| align=right|11,79|| align=right|4,525||MBA||27. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63510)||2001 OG89|| align=right|14,9|| align=right|2,616|| align=right|0,217|| align=right|5,10|| align=right|4,230||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63511)||2001 OV92|| align=right|16,1|| align=right|2,435|| align=right|0,090|| align=right|4,00|| align=right|3,800||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63512)||2001 OZ95|| align=right|15,1|| align=right|2,376|| align=right|0,052|| align=right|6,89|| align=right|3,662||MBA||29. července 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(63513)||2001 OV96|| align=right|15,8|| align=right|1,940|| align=right|0,060|| align=right|17,60|| align=right|2,702||MBA||25. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63514)||2001 OY99|| align=right|14,8|| align=right|3,013|| align=right|0,007|| align=right|8,38|| align=right|5,230||MBA||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63515)||2001 OE100|| align=right|16,6|| align=right|2,521|| align=right|0,140|| align=right|1,91|| align=right|4,002||MBA||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63516)||2001 OL103|| align=right|14,3|| align=right|3,170|| align=right|0,121|| align=right|18,49|| align=right|5,643||MBA||29. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63517)||2001 OM104|| align=right|14,0|| align=right|3,136|| align=right|0,100|| align=right|16,09|| align=right|5,552||MBA||30. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63518)||2001 OM105|| align=right|14,6|| align=right|2,979|| align=right|0,137|| align=right|9,89|| align=right|5,140||MBA||29. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63519)||2001 OJ107|| align=right|15,0|| align=right|2,281|| align=right|0,166|| align=right|5,31|| align=right|3,445||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63520)||2001 PF|| align=right|14,7|| align=right|2,936|| align=right|0,096|| align=right|16,52|| align=right|5,031||MBA||3. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63521)||2001 PL|| align=right|14,0|| align=right|2,618|| align=right|0,139|| align=right|21,19|| align=right|4,236||MBA||5. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63522)||2001 PP|| align=right|14,8|| align=right|3,097|| align=right|0,264|| align=right|12,72|| align=right|5,450||MBA||6. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63523)||2001 PH1|| align=right|15,9|| align=right|2,593|| align=right|0,246|| align=right|3,30|| align=right|4,174||MBA||9. srpna 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(63524)||2001 PP2|| align=right|15,5|| align=right|2,576|| align=right|0,128|| align=right|3,96|| align=right|4,133||MBA||3. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63525)||2001 PU2|| align=right|15,1|| align=right|2,863|| align=right|0,125|| align=right|4,00|| align=right|4,844||MBA||3. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63526)||2001 PO7|| align=right|15,1|| align=right|2,723|| align=right|0,095|| align=right|7,98|| align=right|4,492||MBA||7. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63527)||2001 PM8|| align=right|15,9|| align=right|1,911|| align=right|0,065|| align=right|24,44|| align=right|2,641||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63528)||2001 PX13|| align=right|14,8|| align=right|2,999|| align=right|0,036|| align=right|7,81|| align=right|5,193||MBA||13. srpna 2001||Badlands||Badlands
|-
|(63529)||2001 PY19|| align=right|14,9|| align=right|2,864|| align=right|0,324|| align=right|8,34|| align=right|4,846||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63530)||2001 PG20|| align=right|14,6|| align=right|2,887|| align=right|0,088|| align=right|17,07|| align=right|4,905||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63531)||2001 PW20|| align=right|15,9|| align=right|2,926|| align=right|0,081|| align=right|3,29|| align=right|5,005||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63532)||2001 PJ22|| align=right|14,2|| align=right|3,153|| align=right|0,065|| align=right|8,74|| align=right|5,597||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63533)||2001 PY22|| align=right|15,6|| align=right|2,585|| align=right|0,123|| align=right|8,13|| align=right|4,156||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63534)||2001 PR24|| align=right|15,1|| align=right|3,125|| align=right|0,167|| align=right|1,26|| align=right|5,522||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63535)||2001 PY24|| align=right|16,2|| align=right|2,201|| align=right|0,104|| align=right|5,40|| align=right|3,266||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63536)||2001 PS25|| align=right|14,9|| align=right|2,991|| align=right|0,198|| align=right|12,56|| align=right|5,171||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63537)||2001 PS33|| align=right|14,6|| align=right|3,043|| align=right|0,105|| align=right|11,40|| align=right|5,307||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63538)||2001 PG38|| align=right|13,7|| align=right|3,111|| align=right|0,123|| align=right|16,91|| align=right|5,485||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63539)||2001 PH39|| align=right|15,1|| align=right|2,589|| align=right|0,186|| align=right|12,61|| align=right|4,165||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63540)||2001 PN39|| align=right|16,0|| align=right|2,375|| align=right|0,201|| align=right|12,51|| align=right|3,660||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63541)||2001 PY41|| align=right|15,4|| align=right|2,526|| align=right|0,082|| align=right|13,22|| align=right|4,014||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63542)||2001 PE45|| align=right|14,4|| align=right|3,170|| align=right|0,168|| align=right|5,37|| align=right|5,644||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63543)||2001 PJ45|| align=right|15,8|| align=right|2,666|| align=right|0,081|| align=right|2,46|| align=right|4,351||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63544)||2001 PD47|| align=right|14,6|| align=right|3,056|| align=right|0,249|| align=right|0,54|| align=right|5,342||MBA||13. srpna 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(63545)||2001 PB48|| align=right|15,4|| align=right|2,354|| align=right|0,286|| align=right|23,36|| align=right|3,611||MBA||3. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63546)||2001 PX53|| align=right|15,9|| align=right|2,990|| align=right|0,091|| align=right|13,38|| align=right|5,169||MBA||14. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63547)||2001 PD57|| align=right|14,0|| align=right|3,178|| align=right|0,119|| align=right|10,76|| align=right|5,664||MBA||14. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63548)||2001 PD58|| align=right|15,3|| align=right|3,217|| align=right|0,158|| align=right|5,16|| align=right|5,769||MBA||14. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63549)||2001 PJ63|| align=right|16,2|| align=right|2,613|| align=right|0,185|| align=right|2,80|| align=right|4,224||MBA||13. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63550)||2001 PX64|| align=right|16,1|| align=right|2,571|| align=right|0,076|| align=right|3,09|| align=right|4,121||MBA||1. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63551)||2001 QS1|| align=right|16,4|| align=right|2,172|| align=right|0,110|| align=right|1,72|| align=right|3,201||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63552)||2001 QC4|| align=right|15,5|| align=right|2,712|| align=right|0,105|| align=right|3,53|| align=right|4,465||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63553)||2001 QV6|| align=right|17,0|| align=right|2,110|| align=right|0,065|| align=right|1,57|| align=right|3,064||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63554)||2001 QA8|| align=right|14,4|| align=right|3,370|| align=right|0,056|| align=right|7,13|| align=right|6,186||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63555)||2001 QD8|| align=right|16,1|| align=right|2,944|| align=right|0,068|| align=right|2,07|| align=right|5,051||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63556)||2001 QE10|| align=right|16,3|| align=right|2,200|| align=right|0,162|| align=right|5,75|| align=right|3,263||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63557)||2001 QN10|| align=right|16,9|| align=right|2,162|| align=right|0,131|| align=right|0,90|| align=right|3,179||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63558)||2001 QR10|| align=right|17,0|| align=right|2,169|| align=right|0,150|| align=right|4,74|| align=right|3,193||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63559)||2001 QH13|| align=right|16,0|| align=right|2,415|| align=right|0,136|| align=right|1,82|| align=right|3,753||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63560)||2001 QK13|| align=right|17,7|| align=right|2,187|| align=right|0,157|| align=right|1,72|| align=right|3,233||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63561)||2001 QL13|| align=right|15,9|| align=right|2,418|| align=right|0,225|| align=right|2,48|| align=right|3,758||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63562)||2001 QA15|| align=right|16,1|| align=right|2,580|| align=right|0,118|| align=right|2,94|| align=right|4,143||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63563)||2001 QU15|| align=right|15,9|| align=right|2,476|| align=right|0,198|| align=right|3,56|| align=right|3,896||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63564)||2001 QW17|| align=right|14,9|| align=right|3,017|| align=right|0,219|| align=right|3,64|| align=right|5,239||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63565)||2001 QP18|| align=right|15,2|| align=right|2,961|| align=right|0,119|| align=right|9,57|| align=right|5,095||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63566)||2001 QT18|| align=right|15,0|| align=right|3,040|| align=right|0,137|| align=right|9,62|| align=right|5,300||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63567)||2001 QK19|| align=right|16,3|| align=right|2,257|| align=right|0,153|| align=right|3,73|| align=right|3,390||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63568)||2001 QA21|| align=right|14,3|| align=right|3,253|| align=right|0,150|| align=right|2,32|| align=right|5,867||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63569)||2001 QK22|| align=right|14,5|| align=right|2,570|| align=right|0,208|| align=right|13,68|| align=right|4,118||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63570)||2001 QN22|| align=right|14,8|| align=right|2,636|| align=right|0,117|| align=right|7,84|| align=right|4,279||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63571)||2001 QC23|| align=right|15,3|| align=right|2,425|| align=right|0,196|| align=right|2,80|| align=right|3,775||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63572)||2001 QD23|| align=right|16,0|| align=right|2,276|| align=right|0,181|| align=right|3,69|| align=right|3,432||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63573)||2001 QG23|| align=right|14,5|| align=right|2,573|| align=right|0,309|| align=right|4,12|| align=right|4,126||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63574)||2001 QH25|| align=right|15,9|| align=right|2,161|| align=right|0,149|| align=right|4,33|| align=right|3,176||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63575)||2001 QQ27|| align=right|14,9|| align=right|2,551|| align=right|0,146|| align=right|12,87|| align=right|4,075||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63576)||2001 QS27|| align=right|16,1|| align=right|2,270|| align=right|0,139|| align=right|6,13|| align=right|3,419||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63577)||2001 QU27|| align=right|15,8|| align=right|2,360|| align=right|0,116|| align=right|6,86|| align=right|3,624||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63578)||2001 QD28|| align=right|15,2|| align=right|2,429|| align=right|0,171|| align=right|2,00|| align=right|3,785||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63579)||2001 QO29|| align=right|15,0|| align=right|2,232|| align=right|0,103|| align=right|6,96|| align=right|3,335||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63580)||2001 QW29|| align=right|15,2|| align=right|2,373|| align=right|0,205|| align=right|3,06|| align=right|3,655||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63581)||2001 QC30|| align=right|16,3|| align=right|2,365|| align=right|0,229|| align=right|2,53|| align=right|3,636||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63582)||2001 QL30|| align=right|15,0|| align=right|3,067|| align=right|0,314|| align=right|3,91|| align=right|5,370||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63583)||2001 QP31|| align=right|15,2|| align=right|2,302|| align=right|0,285|| align=right|10,80|| align=right|3,492||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63584)||2001 QY33|| align=right|14,8|| align=right|3,176|| align=right|0,083|| align=right|8,24|| align=right|5,660||MBA||19. srpna 2001||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(63585)||2001 QB44|| align=right|15,4|| align=right|2,963|| align=right|0,112|| align=right|10,87|| align=right|5,100||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63586)||2001 QK44|| align=right|15,1|| align=right|3,048|| align=right|0,171|| align=right|1,69|| align=right|5,319||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63587)||2001 QH47|| align=right|15,2|| align=right|3,045|| align=right|0,045|| align=right|3,66|| align=right|5,312||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63588)||2001 QB49|| align=right|17,5|| align=right|2,146|| align=right|0,166|| align=right|2,10|| align=right|3,142||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63589)||2001 QX49|| align=right|14,7|| align=right|3,002|| align=right|0,086|| align=right|11,26|| align=right|5,201||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63590)||2001 QM59|| align=right|16,6|| align=right|2,355|| align=right|0,228|| align=right|3,56|| align=right|3,613||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63591)||2001 QF61|| align=right|14,6|| align=right|3,106|| align=right|0,164|| align=right|1,66|| align=right|5,474||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63592)||2001 QM61|| align=right|16,0|| align=right|2,289|| align=right|0,156|| align=right|5,12|| align=right|3,462||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63593)||2001 QZ62|| align=right|15,9|| align=right|2,359|| align=right|0,141|| align=right|6,60|| align=right|3,623||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63594)||2001 QU63|| align=right|15,5|| align=right|3,205|| align=right|0,178|| align=right|2,51|| align=right|5,737||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63595)||2001 QW63|| align=right|16,6|| align=right|2,294|| align=right|0,092|| align=right|6,47|| align=right|3,473||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63596)||2001 QG64|| align=right|15,6|| align=right|2,787|| align=right|0,236|| align=right|8,52|| align=right|4,651||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63597)||2001 QH65|| align=right|14,3|| align=right|2,569|| align=right|0,235|| align=right|12,91|| align=right|4,117||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63598)||2001 QJ65|| align=right|15,3|| align=right|2,706|| align=right|0,083|| align=right|7,28|| align=right|4,450||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63599)||2001 QN65|| align=right|14,9|| align=right|2,741|| align=right|0,036|| align=right|5,75|| align=right|4,536||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63600)||2001 QY65|| align=right|13,9|| align=right|3,020|| align=right|0,042|| align=right|8,80|| align=right|5,248||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63601)||2001 QD66|| align=right|15,5|| align=right|2,354|| align=right|0,086|| align=right|6,16|| align=right|3,610||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63602)||2001 QE67|| align=right|14,9|| align=right|2,681|| align=right|0,203|| align=right|14,12|| align=right|4,388||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63603)||2001 QG67|| align=right|14,3|| align=right|2,693|| align=right|0,211|| align=right|7,03|| align=right|4,419||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63604)||2001 QC68|| align=right|14,1|| align=right|2,609|| align=right|0,154|| align=right|14,59|| align=right|4,212||MBA||16. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(63605)||2001 QE68|| align=right|16,0|| align=right|1,906|| align=right|0,095|| align=right|26,23|| align=right|2,631||MBA||20. srpna 2001||Oakley||C. Wolfe
|-
|(63606)||2001 QK69|| align=right|13,7|| align=right|3,171|| align=right|0,095|| align=right|10,32|| align=right|5,646||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63607)||2001 QG70|| align=right|16,0|| align=right|2,376|| align=right|0,159|| align=right|5,13|| align=right|3,661||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63608)||2001 QD72|| align=right|16,3|| align=right|2,370|| align=right|0,220|| align=right|2,31|| align=right|3,647||MBA||21. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(63609)||2001 QY72|| align=right|14,8|| align=right|2,985|| align=right|0,111|| align=right|2,05|| align=right|5,155||MBA||20. srpna 2001||Pic du Midi||Pic du Midi
|-
|(63610)||2001 QT75|| align=right|14,7|| align=right|2,576|| align=right|0,198|| align=right|4,28|| align=right|4,133||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63611)||2001 QX75|| align=right|15,3|| align=right|2,245|| align=right|0,095|| align=right|4,22|| align=right|3,364||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63612)||2001 QK76|| align=right|15,6|| align=right|2,464|| align=right|0,165|| align=right|7,00|| align=right|3,867||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63613)||2001 QO76|| align=right|14,1|| align=right|2,775|| align=right|0,100|| align=right|10,94|| align=right|4,622||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63614)||2001 QF77|| align=right|14,4|| align=right|2,545|| align=right|0,171|| align=right|13,71|| align=right|4,060||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63615)||2001 QB78|| align=right|14,9|| align=right|2,374|| align=right|0,182|| align=right|5,11|| align=right|3,656||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63616)||2001 QN78|| align=right|14,5|| align=right|2,672|| align=right|0,121|| align=right|13,86|| align=right|4,367||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63617)||2001 QO78|| align=right|15,8|| align=right|2,255|| align=right|0,202|| align=right|6,72|| align=right|3,385||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63618)||2001 QP78|| align=right|16,0|| align=right|2,379|| align=right|0,202|| align=right|3,45|| align=right|3,669||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63619)||2001 QV78|| align=right|15,4|| align=right|2,316|| align=right|0,093|| align=right|10,62|| align=right|3,524||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63620)||2001 QW78|| align=right|14,2|| align=right|2,398|| align=right|0,135|| align=right|5,05|| align=right|3,712||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63621)||2001 QZ78|| align=right|15,4|| align=right|2,439|| align=right|0,205|| align=right|2,26|| align=right|3,809||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63622)||2001 QE79|| align=right|14,8|| align=right|3,073|| align=right|0,082|| align=right|12,24|| align=right|5,386||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63623)||2001 QN79|| align=right|15,4|| align=right|2,430|| align=right|0,135|| align=right|1,98|| align=right|3,788||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63624)||2001 QX79|| align=right|16,1|| align=right|2,362|| align=right|0,188|| align=right|2,35|| align=right|3,630||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63625)||2001 QC80|| align=right|15,6|| align=right|2,242|| align=right|0,031|| align=right|3,70|| align=right|3,357||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63626)||2001 QH80|| align=right|14,8|| align=right|2,698|| align=right|0,223|| align=right|9,46|| align=right|4,432||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63627)||2001 QJ80|| align=right|15,5|| align=right|2,332|| align=right|0,190|| align=right|4,43|| align=right|3,561||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63628)||2001 QN80|| align=right|14,7|| align=right|3,200|| align=right|0,041|| align=right|10,65|| align=right|5,723||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63629)||2001 QU80|| align=right|14,5|| align=right|2,673|| align=right|0,160|| align=right|12,68|| align=right|4,369||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63630)||2001 QE83|| align=right|14,8|| align=right|2,367|| align=right|0,265|| align=right|4,29|| align=right|3,641||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63631)||2001 QY83|| align=right|14,6|| align=right|2,619|| align=right|0,314|| align=right|4,94|| align=right|4,238||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63632)||2001 QG84|| align=right|14,8|| align=right|2,621|| align=right|0,175|| align=right|15,04|| align=right|4,243||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63633)||2001 QR84|| align=right|15,1|| align=right|2,237|| align=right|0,097|| align=right|3,87|| align=right|3,345||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63634)||2001 QU86|| align=right|15,3|| align=right|2,576|| align=right|0,070|| align=right|21,82|| align=right|4,135||MBA||16. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63635)||2001 QM88|| align=right|16,4|| align=right|2,771|| align=right|0,118|| align=right|5,52|| align=right|4,612||MBA||22. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(63636)||2001 QJ90|| align=right|15,9|| align=right|2,268|| align=right|0,105|| align=right|8,07|| align=right|3,416||MBA||20. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63637)||2001 QT90|| align=right|15,0|| align=right|1,936|| align=right|0,075|| align=right|19,26|| align=right|2,692||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63638)||2001 QM92|| align=right|14,7|| align=right|3,060|| align=right|0,083|| align=right|8,90|| align=right|5,351||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63639)||2001 QQ93|| align=right|14,9|| align=right|2,724|| align=right|0,209|| align=right|8,59|| align=right|4,494||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63640)||2001 QM94|| align=right|16,7|| align=right|2,217|| align=right|0,143|| align=right|2,69|| align=right|3,300||MBA||23. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(63641)||2001 QE97|| align=right|13,6|| align=right|2,988|| align=right|0,036|| align=right|9,00|| align=right|5,163||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63642)||2001 QK97|| align=right|14,4|| align=right|2,293|| align=right|0,163|| align=right|5,84|| align=right|3,473||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63643)||2001 QC99|| align=right|15,2|| align=right|2,647|| align=right|0,213|| align=right|9,32|| align=right|4,307||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63644)||2001 QY99|| align=right|15,9|| align=right|1,924|| align=right|0,057|| align=right|20,95|| align=right|2,669||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63645)||2001 QY101|| align=right|16,3|| align=right|2,289|| align=right|0,212|| align=right|2,91|| align=right|3,464||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63646)||2001 QA102|| align=right|16,1|| align=right|2,685|| align=right|0,191|| align=right|6,77|| align=right|4,400||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63647)||2001 QD104|| align=right|14,2|| align=right|3,217|| align=right|0,212|| align=right|2,33|| align=right|5,768||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63648)||2001 QP104|| align=right|16,1|| align=right|2,242|| align=right|0,164|| align=right|5,51|| align=right|3,357||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63649)||2001 QT105|| align=right|15,5|| align=right|2,424|| align=right|0,140|| align=right|6,21|| align=right|3,772||MBA||23. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63650)||2001 QN106|| align=right|15,2|| align=right|3,202|| align=right|0,141|| align=right|5,56|| align=right|5,729||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63651)||2001 QS107|| align=right|14,7|| align=right|2,684|| align=right|0,205|| align=right|4,73|| align=right|4,397||MBA||18. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63652)||2001 QG108|| align=right|15,9|| align=right|2,720|| align=right|0,005|| align=right|3,35|| align=right|4,486||MBA||23. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(63653)||2001 QQ109|| align=right|15,1|| align=right|2,418|| align=right|0,171|| align=right|7,15|| align=right|3,760||MBA||21. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63654)||2001 QD113|| align=right|13,4|| align=right|3,116|| align=right|0,189|| align=right|23,57|| align=right|5,499||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63655)||2001 QV113|| align=right|16,0|| align=right|2,613|| align=right|0,161|| align=right|4,18|| align=right|4,224||MBA||26. srpna 2001||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(63656)||2001 QC114|| align=right|15,9|| align=right|2,406|| align=right|0,058|| align=right|7,22|| align=right|3,731||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63657)||2001 QV114|| align=right|15,5|| align=right|2,253|| align=right|0,162|| align=right|8,84|| align=right|3,382||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63658)||2001 QJ115|| align=right|14,5|| align=right|2,987|| align=right|0,100|| align=right|7,50|| align=right|5,161||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63659)||2001 QM116|| align=right|15,6|| align=right|2,748|| align=right|0,102|| align=right|5,47|| align=right|4,555||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63660)||2001 QV119|| align=right|14,0|| align=right|2,891|| align=right|0,047|| align=right|3,31|| align=right|4,915||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63661)||2001 QC120|| align=right|14,2|| align=right|3,094|| align=right|0,060|| align=right|11,03|| align=right|5,441||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63662)||2001 QE120|| align=right|15,9|| align=right|2,267|| align=right|0,161|| align=right|4,03|| align=right|3,413||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63663)||2001 QQ120|| align=right|14,3|| align=right|3,147|| align=right|0,045|| align=right|8,75|| align=right|5,583||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63664)||2001 QQ121|| align=right|15,9|| align=right|2,677|| align=right|0,127|| align=right|4,48|| align=right|4,379||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63665)||2001 QC124|| align=right|16,3|| align=right|2,327|| align=right|0,195|| align=right|3,06|| align=right|3,550||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63666)||2001 QD129|| align=right|15,9|| align=right|2,335|| align=right|0,096|| align=right|6,00|| align=right|3,567||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63667)||2001 QK130|| align=right|14,8|| align=right|3,074|| align=right|0,167|| align=right|10,22|| align=right|5,389||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63668)||2001 QP131|| align=right|15,2|| align=right|2,534|| align=right|0,251|| align=right|14,37|| align=right|4,033||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63669)||2001 QS131|| align=right|15,9|| align=right|2,394|| align=right|0,182|| align=right|3,41|| align=right|3,702||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63670)||2001 QY131|| align=right|14,0|| align=right|3,054|| align=right|0,032|| align=right|8,49|| align=right|5,336||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63671)||2001 QK132|| align=right|15,0|| align=right|3,051|| align=right|0,088|| align=right|9,72|| align=right|5,328||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63672)||2001 QM134|| align=right|15,2|| align=right|2,598|| align=right|0,129|| align=right|13,52|| align=right|4,187||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63673)||2001 QL135|| align=right|15,1|| align=right|2,267|| align=right|0,125|| align=right|5,04|| align=right|3,413||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63674)||2001 QO136|| align=right|15,3|| align=right|2,572|| align=right|0,080|| align=right|10,71|| align=right|4,123||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63675)||2001 QY137|| align=right|15,6|| align=right|2,336|| align=right|0,129|| align=right|5,97|| align=right|3,569||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63676)||2001 QM139|| align=right|15,4|| align=right|2,251|| align=right|0,191|| align=right|7,45|| align=right|3,376||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63677)||2001 QY139|| align=right|14,7|| align=right|2,346|| align=right|0,142|| align=right|6,23|| align=right|3,592||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63678)||2001 QL140|| align=right|13,9|| align=right|3,008|| align=right|0,113|| align=right|9,03|| align=right|5,216||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63679)||2001 QN145|| align=right|17,4|| align=right|2,407|| align=right|0,150|| align=right|0,99|| align=right|3,733||MBA||24. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(63680)||2001 QD147|| align=right|14,9|| align=right|3,092|| align=right|0,164|| align=right|10,05|| align=right|5,437||MBA||20. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63681)||2001 QE147|| align=right|15,2|| align=right|2,395|| align=right|0,126|| align=right|10,01|| align=right|3,706||MBA||20. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63682)||2001 QZ147|| align=right|14,1|| align=right|2,587|| align=right|0,189|| align=right|14,55|| align=right|4,159||MBA||20. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63683)||2001 QJ150|| align=right|14,5|| align=right|3,057|| align=right|0,297|| align=right|8,28|| align=right|5,344||MBA||25. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63684)||2001 QL152|| align=right|14,6|| align=right|2,927|| align=right|0,042|| align=right|3,11|| align=right|5,008||MBA||25. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(63685)||2001 QT152|| align=right|16,0|| align=right|2,590|| align=right|0,050|| align=right|4,27|| align=right|4,168||MBA||26. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(63686)||2001 QY152|| align=right|16,4|| align=right|2,264|| align=right|0,168|| align=right|1,92|| align=right|3,405||MBA||26. srpna 2001||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(63687)||2001 QH154|| align=right|14,3|| align=right|2,805|| align=right|0,065|| align=right|14,25|| align=right|4,697||MBA||30. srpna 2001||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(63688)||2001 QR154|| align=right|14,4|| align=right|3,160|| align=right|0,112|| align=right|12,30|| align=right|5,616||MBA||28. srpna 2001||Kleť||Klet
|-
|(63689)||2001 QK155|| align=right|16,3|| align=right|2,261|| align=right|0,146|| align=right|5,92|| align=right|3,399||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63690)||2001 QY156|| align=right|15,1|| align=right|2,967|| align=right|0,106|| align=right|9,29|| align=right|5,111||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63691)||2001 QY157|| align=right|15,8|| align=right|2,880|| align=right|0,075|| align=right|1,80|| align=right|4,888||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63692)||2001 QQ160|| align=right|17,0|| align=right|2,378|| align=right|0,175|| align=right|0,49|| align=right|3,666||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63693)||2001 QN161|| align=right|16,3|| align=right|2,542|| align=right|0,116|| align=right|3,71|| align=right|4,051||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63694)||2001 QB167|| align=right|15,4|| align=right|2,739|| align=right|0,017|| align=right|9,00|| align=right|4,531||MBA||24. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63695)||2001 QM168|| align=right|15,5|| align=right|2,317|| align=right|0,151|| align=right|5,74|| align=right|3,526||MBA||25. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63696)||2001 QV169|| align=right|16,1|| align=right|2,296|| align=right|0,114|| align=right|4,78|| align=right|3,479||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63697)||2001 QY177|| align=right|14,7|| align=right|3,068|| align=right|0,052|| align=right|10,93|| align=right|5,373||MBA||26. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63698)||2001 QK179|| align=right|15,0|| align=right|2,669|| align=right|0,289|| align=right|4,50|| align=right|4,360||MBA||28. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63699)||2001 QG181|| align=right|13,5|| align=right|2,987|| align=right|0,171|| align=right|13,63|| align=right|5,162||MBA||27. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63700)||2001 QR181|| align=right|14,8|| align=right|2,577|| align=right|0,217|| align=right|4,98|| align=right|4,137||MBA||27. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63701)||2001 QA182|| align=right|15,8|| align=right|2,307|| align=right|0,145|| align=right|12,92|| align=right|3,502||MBA||30. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63702)||2001 QK182|| align=right|15,4|| align=right|2,474|| align=right|0,137|| align=right|7,00|| align=right|3,890||MBA||29. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63703)||2001 QB185|| align=right|14,6|| align=right|3,086|| align=right|0,109|| align=right|12,34|| align=right|5,419||MBA||21. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63704)||2001 QS187|| align=right|16,1|| align=right|2,356|| align=right|0,276|| align=right|22,55|| align=right|3,616||MBA||21. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63705)||2001 QJ195|| align=right|14,8|| align=right|2,747|| align=right|0,223|| align=right|11,54|| align=right|4,553||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63706)||2001 QS196|| align=right|15,5|| align=right|2,317|| align=right|0,178|| align=right|23,63|| align=right|3,525||MBA||22. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63707)||2001 QX197|| align=right|14,6|| align=right|2,654|| align=right|0,103|| align=right|15,04|| align=right|4,324||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63708)||2001 QA198|| align=right|15,5|| align=right|2,285|| align=right|0,139|| align=right|6,16|| align=right|3,454||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63709)||2001 QY198|| align=right|15,4|| align=right|2,326|| align=right|0,134|| align=right|6,51|| align=right|3,548||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63710)||2001 QC200|| align=right|16,2|| align=right|2,267|| align=right|0,170|| align=right|3,59|| align=right|3,413||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63711)||2001 QD200|| align=right|15,7|| align=right|2,166|| align=right|0,023|| align=right|3,68|| align=right|3,188||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63712)||2001 QH200|| align=right|14,8|| align=right|2,539|| align=right|0,158|| align=right|13,81|| align=right|4,045||MBA||22. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63713)||2001 QY206|| align=right|14,4|| align=right|3,067|| align=right|0,148|| align=right|1,87|| align=right|5,371||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63714)||2001 QF208|| align=right|17,1|| align=right|2,216|| align=right|0,120|| align=right|5,17|| align=right|3,297||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63715)||2001 QL212|| align=right|16,7|| align=right|2,317|| align=right|0,213|| align=right|1,98|| align=right|3,526||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63716)||2001 QV216|| align=right|17,0|| align=right|2,430|| align=right|0,092|| align=right|4,88|| align=right|3,788||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63717)||2001 QT220|| align=right|15,3|| align=right|2,661|| align=right|0,180|| align=right|7,59|| align=right|4,339||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63718)||2001 QT225|| align=right|15,4|| align=right|3,053|| align=right|0,051|| align=right|8,87|| align=right|5,334||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63719)||2001 QV225|| align=right|14,2|| align=right|3,087|| align=right|0,051|| align=right|8,93|| align=right|5,424||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63720)||2001 QS228|| align=right|16,5|| align=right|2,336|| align=right|0,137|| align=right|6,50|| align=right|3,569||MBA||24. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(63721)||2001 QH234|| align=right|15,4|| align=right|3,209|| align=right|0,163|| align=right|0,88|| align=right|5,748||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63722)||2001 QK235|| align=right|14,9|| align=right|3,105|| align=right|0,273|| align=right|9,27|| align=right|5,469||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63723)||2001 QN235|| align=right|16,8|| align=right|2,322|| align=right|0,150|| align=right|6,55|| align=right|3,538||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63724)||2001 QO235|| align=right|14,5|| align=right|3,071|| align=right|0,064|| align=right|9,09|| align=right|5,381||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63725)||2001 QP235|| align=right|14,5|| align=right|3,036|| align=right|0,095|| align=right|9,10|| align=right|5,290||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63726)||2001 QQ235|| align=right|15,0|| align=right|2,722|| align=right|0,127|| align=right|4,48|| align=right|4,490||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63727)||2001 QO237|| align=right|15,2|| align=right|2,854|| align=right|0,072|| align=right|2,40|| align=right|4,820||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63728)||2001 QW237|| align=right|16,5|| align=right|2,417|| align=right|0,182|| align=right|2,32|| align=right|3,758||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63729)||2001 QG238|| align=right|15,8|| align=right|2,433|| align=right|0,233|| align=right|2,96|| align=right|3,795||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63730)||2001 QB239|| align=right|15,8|| align=right|2,398|| align=right|0,161|| align=right|2,02|| align=right|3,714||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63731)||2001 QE241|| align=right|14,8|| align=right|2,837|| align=right|0,014|| align=right|1,84|| align=right|4,777||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63732)||2001 QR241|| align=right|14,5|| align=right|3,128|| align=right|0,059|| align=right|2,50|| align=right|5,531||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63733)||2001 QK244|| align=right|14,6|| align=right|3,084|| align=right|0,045|| align=right|2,18|| align=right|5,416||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63734)||2001 QN246|| align=right|15,7|| align=right|2,306|| align=right|0,221|| align=right|3,27|| align=right|3,502||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63735)||2001 QQ246|| align=right|15,2|| align=right|2,745|| align=right|0,208|| align=right|9,36|| align=right|4,546||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63736)||2001 QF249|| align=right|14,7|| align=right|3,026|| align=right|0,228|| align=right|2,82|| align=right|5,264||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63737)||2001 QN249|| align=right|16,3|| align=right|2,344|| align=right|0,135|| align=right|5,16|| align=right|3,588||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63738)||2001 QA251|| align=right|15,3|| align=right|2,729|| align=right|0,025|| align=right|9,96|| align=right|4,507||MBA||24. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63739)||2001 QD251|| align=right|17,0|| align=right|2,220|| align=right|0,133|| align=right|7,99|| align=right|3,306||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63740)||2001 QO251|| align=right|16,6|| align=right|2,445|| align=right|0,062|| align=right|8,33|| align=right|3,823||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63741)||2001 QV254|| align=right|16,2|| align=right|2,357|| align=right|0,075|| align=right|9,23|| align=right|3,617||MBA||25. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63742)||2001 QK256|| align=right|14,8|| align=right|3,031|| align=right|0,188|| align=right|9,98|| align=right|5,277||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63743)||2001 QL256|| align=right|14,5|| align=right|3,064|| align=right|0,091|| align=right|9,53|| align=right|5,363||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63744)||2001 QT256|| align=right|15,8|| align=right|2,612|| align=right|0,226|| align=right|5,42|| align=right|4,220||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63745)||2001 QU258|| align=right|15,5|| align=right|2,311|| align=right|0,113|| align=right|6,23|| align=right|3,513||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63746)||2001 QF263|| align=right|15,5|| align=right|2,315|| align=right|0,178|| align=right|6,65|| align=right|3,523||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63747)||2001 QG263|| align=right|14,8|| align=right|2,594|| align=right|0,230|| align=right|5,62|| align=right|4,177||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63748)||2001 QH263|| align=right|16,0|| align=right|2,454|| align=right|0,181|| align=right|3,36|| align=right|3,843||MBA||25. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(63749)||2001 QU263|| align=right|15,3|| align=right|2,345|| align=right|0,164|| align=right|7,35|| align=right|3,589||MBA||25. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63750)||2001 QG264|| align=right|15,7|| align=right|2,302|| align=right|0,167|| align=right|5,60|| align=right|3,491||MBA||25. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63751)||2001 QX264|| align=right|15,8|| align=right|2,898|| align=right|0,070|| align=right|2,78|| align=right|4,933||MBA||26. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63752)||2001 QA265|| align=right|15,2|| align=right|2,730|| align=right|0,046|| align=right|8,24|| align=right|4,511||MBA||26. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63753)||2001 QE265|| align=right|16,4|| align=right|2,379|| align=right|0,138|| align=right|2,19|| align=right|3,668||MBA||26. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63754)||2001 QP267|| align=right|16,2|| align=right|1,957|| align=right|0,094|| align=right|18,89|| align=right|2,737||MBA||20. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63755)||2001 QZ267|| align=right|15,9|| align=right|3,136|| align=right|0,237|| align=right|11,02|| align=right|5,554||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63756)||2001 QM269|| align=right|16,2|| align=right|2,294|| align=right|0,228|| align=right|7,32|| align=right|3,475||MBA||20. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63757)||2001 QK277|| align=right|14,8|| align=right|2,980|| align=right|0,109|| align=right|9,46|| align=right|5,143||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63758)||2001 QP277|| align=right|14,1|| align=right|3,157|| align=right|0,196|| align=right|11,73|| align=right|5,608||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63759)||2001 QB280|| align=right|15,3|| align=right|3,172|| align=right|0,190|| align=right|5,72|| align=right|5,649||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63760)||2001 QP282|| align=right|15,7|| align=right|2,208|| align=right|0,214|| align=right|5,19|| align=right|3,281||MBA||19. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63761)||2001 QR282|| align=right|15,6|| align=right|2,307|| align=right|0,135|| align=right|6,95|| align=right|3,504||MBA||19. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63762)||2001 QX282|| align=right|16,1|| align=right|1,946|| align=right|0,070|| align=right|20,17|| align=right|2,714||MBA||19. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63763)||2001 QB283|| align=right|16,3|| align=right|2,701|| align=right|0,029|| align=right|5,55|| align=right|4,439||MBA||18. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63764)||2001 QT283|| align=right|16,4|| align=right|2,367|| align=right|0,221|| align=right|2,02|| align=right|3,642||MBA||18. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63765)||2001 QM284|| align=right|14,9|| align=right|2,476|| align=right|0,198|| align=right|9,52|| align=right|3,895||MBA||18. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63766)||2001 QQ284|| align=right|15,2|| align=right|2,731|| align=right|0,086|| align=right|6,71|| align=right|4,513||MBA||30. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63767)||2001 QF291|| align=right|15,2|| align=right|2,592|| align=right|0,237|| align=right|4,06|| align=right|4,171||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63768)||2001 QP291|| align=right|16,1|| align=right|2,591|| align=right|0,190|| align=right|4,30|| align=right|4,170||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63769)||2001 QU291|| align=right|15,5|| align=right|2,481|| align=right|0,169|| align=right|1,00|| align=right|3,908||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63770)||2001 QM293|| align=right|15,7|| align=right|2,605|| align=right|0,165|| align=right|4,73|| align=right|4,204||MBA||25. srpna 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(63771)||2001 QA294|| align=right|15,2|| align=right|2,706|| align=right|0,202|| align=right|3,64|| align=right|4,450||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63772)||2001 QO295|| align=right|14,5|| align=right|2,764|| align=right|0,162|| align=right|14,10|| align=right|4,594||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63773)||2001 QP295|| align=right|16,1|| align=right|2,400|| align=right|0,139|| align=right|0,67|| align=right|3,717||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63774)||2001 QX295|| align=right|16,0|| align=right|2,262|| align=right|0,060|| align=right|7,32|| align=right|3,401||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63775)||2001 QH296|| align=right|14,5|| align=right|2,770|| align=right|0,181|| align=right|9,09|| align=right|4,609||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63776)||2001 QF297|| align=right|14,9|| align=right|2,557|| align=right|0,204|| align=right|14,99|| align=right|4,087||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63777)||2001 RD1|| align=right|15,4|| align=right|2,965|| align=right|0,018|| align=right|8,98|| align=right|5,105||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63778)||2001 RY1|| align=right|14,9|| align=right|3,044|| align=right|0,062|| align=right|8,27|| align=right|5,309||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63779)||2001 RX3|| align=right|15,8|| align=right|2,665|| align=right|0,077|| align=right|1,35|| align=right|4,350||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63780)||2001 RW4|| align=right|16,0|| align=right|2,454|| align=right|0,106|| align=right|4,23|| align=right|3,843||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63781)||2001 RL5|| align=right|16,5|| align=right|2,244|| align=right|0,120|| align=right|5,45|| align=right|3,361||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63782)||2001 RU6|| align=right|16,3|| align=right|2,319|| align=right|0,108|| align=right|2,99|| align=right|3,531||MBA||10. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(63783)||2001 RK8|| align=right|15,6|| align=right|2,788|| align=right|0,063|| align=right|3,19|| align=right|4,654||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63784)||2001 RK9|| align=right|15,0|| align=right|2,269|| align=right|0,220|| align=right|23,24|| align=right|3,417||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63785)||2001 RM11|| align=right|15,3|| align=right|2,872|| align=right|0,067|| align=right|2,32|| align=right|4,866||MBA||10. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(63786)||2001 RO11|| align=right|15,3|| align=right|3,079|| align=right|0,289|| align=right|7,28|| align=right|5,401||MBA||10. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(63787)||2001 RW16|| align=right|15,6|| align=right|2,810|| align=right|0,166|| align=right|9,55|| align=right|4,708||MBA||11. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(63788)||2001 RL17|| align=right|15,9|| align=right|2,323|| align=right|0,145|| align=right|3,42|| align=right|3,540||MBA||11. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(63789)||2001 RD18|| align=right|16,4|| align=right|1,938|| align=right|0,088|| align=right|23,32|| align=right|2,698||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63790)||2001 RE18|| align=right|16,7|| align=right|2,342|| align=right|0,213|| align=right|0,57|| align=right|3,583||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63791)||2001 RG18|| align=right|16,4|| align=right|2,590|| align=right|0,124|| align=right|7,92|| align=right|4,167||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63792)||2001 RY18|| align=right|16,4|| align=right|2,607|| align=right|0,169|| align=right|13,33|| align=right|4,207||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63793)||2001 RF19|| align=right|15,5|| align=right|2,868|| align=right|0,069|| align=right|1,90|| align=right|4,855||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63794)||2001 RH20|| align=right|17,0|| align=right|2,459|| align=right|0,183|| align=right|1,18|| align=right|3,856||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63795)||2001 RL21|| align=right|15,6|| align=right|2,888|| align=right|0,075|| align=right|2,15|| align=right|4,907||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63796)||2001 RJ23|| align=right|15,3|| align=right|2,702|| align=right|0,114|| align=right|2,88|| align=right|4,442||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63797)||2001 RX25|| align=right|15,0|| align=right|2,795|| align=right|0,074|| align=right|4,49|| align=right|4,671||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63798)||2001 RL26|| align=right|16,7|| align=right|2,436|| align=right|0,194|| align=right|5,15|| align=right|3,801||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63799)||2001 RS26|| align=right|15,0|| align=right|3,059|| align=right|0,242|| align=right|1,75|| align=right|5,350||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63800)||2001 RJ27|| align=right|15,1|| align=right|3,053|| align=right|0,088|| align=right|1,84|| align=right|5,334||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63801)||2001 RM27|| align=right|14,0|| align=right|2,809|| align=right|0,089|| align=right|5,81|| align=right|4,708||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63802)||2001 RV28|| align=right|16,7|| align=right|2,441|| align=right|0,112|| align=right|1,75|| align=right|3,814||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63803)||2001 RC29|| align=right|16,5|| align=right|2,314|| align=right|0,161|| align=right|1,25|| align=right|3,519||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63804)||2001 RA31|| align=right|16,3|| align=right|2,670|| align=right|0,224|| align=right|4,11|| align=right|4,363||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63805)||2001 RV36|| align=right|16,4|| align=right|2,284|| align=right|0,127|| align=right|3,78|| align=right|3,451||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63806)||2001 RG37|| align=right|15,6|| align=right|3,153|| align=right|0,136|| align=right|6,59|| align=right|5,599||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63807)||2001 RZ38|| align=right|14,9|| align=right|3,192|| align=right|0,162|| align=right|4,09|| align=right|5,701||MBA||9. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63808)||2001 RF44|| align=right|15,4|| align=right|2,293|| align=right|0,155|| align=right|7,38|| align=right|3,471||MBA||12. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63809)||2001 RU44|| align=right|15,4|| align=right|2,368|| align=right|0,078|| align=right|6,13|| align=right|3,644||MBA||13. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63810)||2001 RL45|| align=right|14,5|| align=right|3,208|| align=right|0,177|| align=right|1,72|| align=right|5,744||MBA||14. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63811)||2001 RU45|| align=right|15,4|| align=right|2,297|| align=right|0,112|| align=right|4,46|| align=right|3,480||MBA||14. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63812)||2001 RW45|| align=right|16,2|| align=right|2,700|| align=right|0,138|| align=right|3,30|| align=right|4,435||MBA||14. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63813)||2001 RX45|| align=right|16,2|| align=right|2,362|| align=right|0,139|| align=right|5,03|| align=right|3,629||MBA||14. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63814)||2001 RY45|| align=right|15,7|| align=right|2,378|| align=right|0,216|| align=right|4,31|| align=right|3,665||MBA||15. září 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(63815)||2001 RX46|| align=right|16,3|| align=right|1,919|| align=right|0,059|| align=right|24,00|| align=right|2,657||MBA||11. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63816)||2001 RC48|| align=right|14,5|| align=right|2,931|| align=right|0,058|| align=right|0,84|| align=right|5,016||MBA||10. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(63817)||2001 RP60|| align=right|16,7|| align=right|2,377|| align=right|0,218|| align=right|8,03|| align=right|3,665||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63818)||2001 RV63|| align=right|16,4|| align=right|2,437|| align=right|0,143|| align=right|4,78|| align=right|3,803||MBA||11. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(63819)||2001 RJ64|| align=right|15,2|| align=right|3,107|| align=right|0,078|| align=right|7,21|| align=right|5,475||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63820)||2001 RQ64|| align=right|16,2|| align=right|2,586|| align=right|0,026|| align=right|7,11|| align=right|4,158||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63821)||2001 RF65|| align=right|13,8|| align=right|2,969|| align=right|0,095|| align=right|9,83|| align=right|5,114||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63822)||2001 RQ68|| align=right|14,1|| align=right|2,988|| align=right|0,048|| align=right|8,01|| align=right|5,164||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63823)||2001 RL70|| align=right|17,0|| align=right|2,398|| align=right|0,143|| align=right|5,30|| align=right|3,712||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63824)||2001 RZ70|| align=right|15,2|| align=right|2,321|| align=right|0,067|| align=right|6,23|| align=right|3,535||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63825)||2001 RA71|| align=right|16,0|| align=right|2,190|| align=right|0,192|| align=right|3,68|| align=right|3,240||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63826)||2001 RD71|| align=right|16,0|| align=right|2,298|| align=right|0,182|| align=right|6,70|| align=right|3,482||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63827)||2001 RP71|| align=right|17,2|| align=right|2,345|| align=right|0,080|| align=right|1,80|| align=right|3,591||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63828)||2001 RS71|| align=right|16,2|| align=right|2,355|| align=right|0,075|| align=right|3,19|| align=right|3,613||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63829)||2001 RM72|| align=right|14,9|| align=right|2,648|| align=right|0,085|| align=right|7,99|| align=right|4,308||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63830)||2001 RO72|| align=right|14,6|| align=right|2,851|| align=right|0,071|| align=right|8,04|| align=right|4,814||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63831)||2001 RY73|| align=right|16,0|| align=right|2,232|| align=right|0,092|| align=right|6,02|| align=right|3,335||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63832)||2001 RL74|| align=right|15,1|| align=right|3,115|| align=right|0,206|| align=right|15,60|| align=right|5,498||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63833)||2001 RW74|| align=right|15,4|| align=right|2,798|| align=right|0,082|| align=right|3,84|| align=right|4,680||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63834)||2001 RU75|| align=right|15,3|| align=right|2,376|| align=right|0,104|| align=right|5,60|| align=right|3,662||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63835)||2001 RW75|| align=right|16,5|| align=right|2,351|| align=right|0,231|| align=right|3,92|| align=right|3,605||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63836)||2001 RY75|| align=right|15,5|| align=right|2,552|| align=right|0,158|| align=right|11,37|| align=right|4,076||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63837)||2001 RA76|| align=right|16,0|| align=right|2,461|| align=right|0,168|| align=right|1,99|| align=right|3,859||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63838)||2001 RC76|| align=right|15,5|| align=right|2,152|| align=right|0,068|| align=right|3,06|| align=right|3,156||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63839)||2001 RM76|| align=right|15,0|| align=right|2,579|| align=right|0,151|| align=right|17,09|| align=right|4,141||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63840)||2001 RS76|| align=right|15,9|| align=right|2,567|| align=right|0,149|| align=right|5,27|| align=right|4,113||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63841)||2001 RX76|| align=right|15,3|| align=right|2,640|| align=right|0,142|| align=right|4,75|| align=right|4,289||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63842)||2001 RD77|| align=right|15,0|| align=right|2,396|| align=right|0,197|| align=right|6,12|| align=right|3,708||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63843)||2001 RO77|| align=right|14,6|| align=right|2,581|| align=right|0,177|| align=right|5,51|| align=right|4,146||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63844)||2001 RK80|| align=right|15,6|| align=right|2,544|| align=right|0,175|| align=right|2,21|| align=right|4,057||MBA||12. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63845)||2001 RV81|| align=right|14,6|| align=right|2,664|| align=right|0,153|| align=right|12,32|| align=right|4,346||MBA||14. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63846)||2001 RY82|| align=right|15,4|| align=right|2,578|| align=right|0,142|| align=right|6,15|| align=right|4,139||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63847)||2001 RU83|| align=right|17,2|| align=right|2,266|| align=right|0,096|| align=right|0,66|| align=right|3,410||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63848)||2001 RE86|| align=right|15,0|| align=right|3,150|| align=right|0,167|| align=right|2,66|| align=right|5,589||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63849)||2001 RV86|| align=right|16,2|| align=right|2,364|| align=right|0,153|| align=right|3,98|| align=right|3,633||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63850)||2001 RY86|| align=right|16,4|| align=right|2,356|| align=right|0,113|| align=right|3,56|| align=right|3,616||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63851)||2001 RH87|| align=right|16,4|| align=right|2,430|| align=right|0,140|| align=right|1,86|| align=right|3,787||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63852)||2001 RZ87|| align=right|15,1|| align=right|2,927|| align=right|0,109|| align=right|2,71|| align=right|5,006||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63853)||2001 RT88|| align=right|16,1|| align=right|2,331|| align=right|0,082|| align=right|5,16|| align=right|3,559||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63854)||2001 RU88|| align=right|16,1|| align=right|2,757|| align=right|0,239|| align=right|2,73|| align=right|4,578||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63855)||2001 RB90|| align=right|16,5|| align=right|2,353|| align=right|0,188|| align=right|3,85|| align=right|3,608||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63856)||2001 RD91|| align=right|14,8|| align=right|2,967|| align=right|0,095|| align=right|9,32|| align=right|5,110||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63857)||2001 RZ91|| align=right|16,5|| align=right|2,743|| align=right|0,070|| align=right|5,60|| align=right|4,542||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63858)||2001 RN92|| align=right|16,8|| align=right|2,214|| align=right|0,089|| align=right|2,33|| align=right|3,294||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63859)||2001 RR93|| align=right|16,1|| align=right|2,414|| align=right|0,141|| align=right|6,49|| align=right|3,750||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63860)||2001 RS93|| align=right|15,1|| align=right|2,952|| align=right|0,066|| align=right|3,14|| align=right|5,071||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63861)||2001 RU93|| align=right|16,2|| align=right|2,405|| align=right|0,172|| align=right|4,53|| align=right|3,729||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63862)||2001 RL100|| align=right|15,4|| align=right|3,205|| align=right|0,193|| align=right|1,24|| align=right|5,737||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63863)||2001 RM102|| align=right|16,6|| align=right|2,240|| align=right|0,151|| align=right|5,44|| align=right|3,352||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63864)||2001 RX107|| align=right|16,6|| align=right|2,443|| align=right|0,182|| align=right|1,12|| align=right|3,818||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63865)||2001 RC109|| align=right|15,1|| align=right|2,986|| align=right|0,042|| align=right|1,23|| align=right|5,158||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63866)||2001 RB111|| align=right|14,8|| align=right|3,058|| align=right|0,117|| align=right|4,84|| align=right|5,347||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63867)||2001 RN115|| align=right|15,1|| align=right|3,089|| align=right|0,035|| align=right|2,38|| align=right|5,428||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63868)||2001 RC119|| align=right|16,6|| align=right|2,252|| align=right|0,120|| align=right|4,79|| align=right|3,378||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63869)||2001 RN121|| align=right|16,5|| align=right|2,268|| align=right|0,125|| align=right|4,99|| align=right|3,416||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63870)||2001 RN123|| align=right|16,5|| align=right|2,433|| align=right|0,183|| align=right|2,85|| align=right|3,794||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63871)||2001 RB133|| align=right|16,4|| align=right|2,696|| align=right|0,118|| align=right|4,43|| align=right|4,425||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63872)||2001 RT134|| align=right|15,7|| align=right|2,604|| align=right|0,188|| align=right|5,38|| align=right|4,202||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63873)||2001 RF135|| align=right|15,6|| align=right|2,839|| align=right|0,141|| align=right|9,87|| align=right|4,783||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63874)||2001 RT135|| align=right|15,8|| align=right|2,610|| align=right|0,223|| align=right|4,98|| align=right|4,216||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63875)||2001 RY135|| align=right|15,0|| align=right|3,186|| align=right|0,152|| align=right|3,85|| align=right|5,686||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63876)||2001 RK140|| align=right|15,6|| align=right|3,189|| align=right|0,132|| align=right|6,96|| align=right|5,694||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63877)||2001 RA141|| align=right|15,5|| align=right|2,321|| align=right|0,087|| align=right|4,80|| align=right|3,536||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63878)||2001 RH141|| align=right|14,8|| align=right|2,402|| align=right|0,194|| align=right|12,33|| align=right|3,721||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63879)||2001 RM142|| align=right|15,4|| align=right|2,602|| align=right|0,243|| align=right|15,92|| align=right|4,197||MBA||13. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63880)||2001 RX142|| align=right|14,6|| align=right|2,789|| align=right|0,232|| align=right|8,20|| align=right|4,656||MBA||14. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(63881)||2001 RD145|| align=right|15,5|| align=right|2,629|| align=right|0,145|| align=right|11,76|| align=right|4,263||MBA||7. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63882)||2001 RX152|| align=right|13,7|| align=right|2,688|| align=right|0,111|| align=right|15,25|| align=right|4,406||MBA||11. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63883)||2001 SO|| align=right|14,1|| align=right|2,899|| align=right|0,084|| align=right|2,81|| align=right|4,936||MBA||16. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(63884)||2001 SF1|| align=right|14,8|| align=right|2,805|| align=right|0,037|| align=right|1,51|| align=right|4,698||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(63885)||2001 SU2|| align=right|16,0|| align=right|2,382|| align=right|0,103|| align=right|3,05|| align=right|3,675||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(63886)||2001 SY2|| align=right|15,8|| align=right|2,314|| align=right|0,096|| align=right|7,08|| align=right|3,519||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(63887)||2001 SH3|| align=right|13,5|| align=right|3,070|| align=right|0,146|| align=right|12,10|| align=right|5,378||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(63888)||2001 SJ3|| align=right|14,6|| align=right|3,127|| align=right|0,107|| align=right|5,19|| align=right|5,530||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(63889)||2001 SK3|| align=right|14,8|| align=right|2,875|| align=right|0,061|| align=right|3,12|| align=right|4,873||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(63890)||2001 SU3|| align=right|16,4|| align=right|2,540|| align=right|0,100|| align=right|3,72|| align=right|4,048||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63891)||2001 SN4|| align=right|14,3|| align=right|3,196|| align=right|0,119|| align=right|18,44|| align=right|5,712||MBA||18. září 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(63892)||2001 SX4|| align=right|13,4|| align=right|3,052|| align=right|0,225|| align=right|14,95|| align=right|5,330||MBA||18. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(63893)||2001 SY4|| align=right|14,3|| align=right|2,922|| align=right|0,350|| align=right|16,57|| align=right|4,993||MBA||18. září 2001||Fountain Hills||Fountain Hills
|-
|(63894)||2001 SN5|| align=right|16,6|| align=right|2,420|| align=right|0,168|| align=right|1,07|| align=right|3,764||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63895)||2001 SZ5|| align=right|14,6|| align=right|3,074|| align=right|0,099|| align=right|5,39|| align=right|5,388||MBA||18. září 2001||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(63896)||2001 SE9|| align=right|15,6|| align=right|2,300|| align=right|0,188|| align=right|5,39|| align=right|3,487||MBA||19. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(63897)||2001 SM9|| align=right|15,9|| align=right|2,294|| align=right|0,180|| align=right|5,99|| align=right|3,474||MBA||18. září 2001||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(63898)||2001 SL10|| align=right|15,0|| align=right|2,847|| align=right|0,034|| align=right|3,31|| align=right|4,804||MBA||19. září 2001||Needville||Needville
|-
|(63899)||2001 SG12|| align=right|15,9|| align=right|2,461|| align=right|0,121|| align=right|6,76|| align=right|3,860||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63900)||2001 SB14|| align=right|15,8|| align=right|2,284|| align=right|0,228|| align=right|4,75|| align=right|3,451||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63901)||2001 SJ14|| align=right|15,0|| align=right|3,170|| align=right|0,047|| align=right|9,40|| align=right|5,642||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63902)||2001 SZ14|| align=right|16,2|| align=right|2,378|| align=right|0,080|| align=right|4,89|| align=right|3,666||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63903)||2001 SM17|| align=right|14,8|| align=right|3,127|| align=right|0,133|| align=right|1,75|| align=right|5,530||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63904)||2001 SR17|| align=right|17,7|| align=right|2,179|| align=right|0,140|| align=right|1,50|| align=right|3,216||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63905)||2001 SF18|| align=right|16,1|| align=right|2,263|| align=right|0,087|| align=right|4,28|| align=right|3,403||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63906)||2001 SN19|| align=right|15,3|| align=right|2,944|| align=right|0,064|| align=right|1,22|| align=right|5,051||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63907)||2001 SJ20|| align=right|15,9|| align=right|2,244|| align=right|0,088|| align=right|5,46|| align=right|3,360||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63908)||2001 SM20|| align=right|15,0|| align=right|2,916|| align=right|0,085|| align=right|2,55|| align=right|4,980||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63909)||2001 SU22|| align=right|16,2|| align=right|2,713|| align=right|0,083|| align=right|4,80|| align=right|4,468||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63910)||2001 SQ30|| align=right|15,7|| align=right|2,759|| align=right|0,121|| align=right|1,84|| align=right|4,582||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63911)||2001 SV30|| align=right|14,6|| align=right|3,117|| align=right|0,082|| align=right|6,98|| align=right|5,502||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63912)||2001 SB31|| align=right|16,2|| align=right|2,345|| align=right|0,108|| align=right|5,16|| align=right|3,590||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63913)||2001 SG32|| align=right|15,7|| align=right|3,096|| align=right|0,118|| align=right|2,58|| align=right|5,445||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63914)||2001 SP33|| align=right|16,3|| align=right|2,409|| align=right|0,125|| align=right|2,25|| align=right|3,738||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63915)||2001 SG34|| align=right|16,2|| align=right|2,350|| align=right|0,040|| align=right|5,87|| align=right|3,601||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63916)||2001 SE35|| align=right|15,6|| align=right|2,598|| align=right|0,187|| align=right|3,12|| align=right|4,187||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63917)||2001 SJ37|| align=right|15,3|| align=right|2,857|| align=right|0,070|| align=right|3,02|| align=right|4,828||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63918)||2001 SU37|| align=right|14,8|| align=right|3,195|| align=right|0,100|| align=right|5,02|| align=right|5,710||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63919)||2001 SR39|| align=right|15,7|| align=right|2,377|| align=right|0,134|| align=right|6,45|| align=right|3,665||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63920)||2001 SC40|| align=right|16,7|| align=right|2,281|| align=right|0,174|| align=right|6,07|| align=right|3,444||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63921)||2001 SK40|| align=right|15,8|| align=right|2,330|| align=right|0,079|| align=right|5,77|| align=right|3,556||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63922)||2001 SQ40|| align=right|15,3|| align=right|2,719|| align=right|0,101|| align=right|7,44|| align=right|4,482||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63923)||2001 SV41|| align=right|11,9|| align=right|5,173|| align=right|0,083|| align=right|9,67|| align=right|11,77||JUT||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63924)||2001 SO42|| align=right|17,0|| align=right|2,440|| align=right|0,197|| align=right|2,33|| align=right|3,811||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63925)||2001 SW44|| align=right|15,1|| align=right|2,731|| align=right|0,167|| align=right|8,21|| align=right|4,513||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63926)||2001 SQ45|| align=right|14,7|| align=right|2,738|| align=right|0,160|| align=right|9,01|| align=right|4,529||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63927)||2001 SU45|| align=right|16,4|| align=right|2,594|| align=right|0,067|| align=right|0,84|| align=right|4,177||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63928)||2001 SY46|| align=right|15,6|| align=right|2,686|| align=right|0,094|| align=right|3,27|| align=right|4,401||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63929)||2001 ST47|| align=right|17,3|| align=right|2,320|| align=right|0,136|| align=right|1,86|| align=right|3,534||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63930)||2001 SZ47|| align=right|16,3|| align=right|2,367|| align=right|0,076|| align=right|6,47|| align=right|3,641||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63931)||2001 SH48|| align=right|16,9|| align=right|2,391|| align=right|0,183|| align=right|4,91|| align=right|3,696||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63932)||2001 SZ48|| align=right|15,0|| align=right|3,024|| align=right|0,030|| align=right|9,33|| align=right|5,258||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63933)||2001 SA52|| align=right|14,7|| align=right|2,756|| align=right|0,010|| align=right|6,22|| align=right|4,575||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63934)||2001 SQ53|| align=right|15,7|| align=right|2,327|| align=right|0,077|| align=right|4,63|| align=right|3,550||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63935)||2001 SV53|| align=right|15,2|| align=right|2,695|| align=right|0,080|| align=right|4,52|| align=right|4,424||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63936)||2001 SA54|| align=right|13,9|| align=right|2,998|| align=right|0,073|| align=right|10,72|| align=right|5,190||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63937)||2001 SB54|| align=right|15,8|| align=right|2,576|| align=right|0,145|| align=right|13,47|| align=right|4,133||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63938)||2001 SE54|| align=right|16,5|| align=right|2,223|| align=right|0,147|| align=right|4,77|| align=right|3,313||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63939)||2001 SD55|| align=right|16,5|| align=right|2,242|| align=right|0,112|| align=right|5,82|| align=right|3,357||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63940)||2001 SR55|| align=right|14,4|| align=right|3,134|| align=right|0,207|| align=right|7,26|| align=right|5,547||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63941)||2001 SP56|| align=right|16,1|| align=right|2,197|| align=right|0,111|| align=right|5,64|| align=right|3,257||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63942)||2001 SQ56|| align=right|14,3|| align=right|2,894|| align=right|0,130|| align=right|4,45|| align=right|4,921||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63943)||2001 SR56|| align=right|15,1|| align=right|2,942|| align=right|0,060|| align=right|3,63|| align=right|5,046||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63944)||2001 SQ57|| align=right|15,7|| align=right|2,439|| align=right|0,182|| align=right|2,84|| align=right|3,809||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63945)||2001 ST57|| align=right|14,9|| align=right|2,760|| align=right|0,069|| align=right|4,31|| align=right|4,585||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63946)||2001 SC58|| align=right|17,3|| align=right|2,320|| align=right|0,169|| align=right|2,56|| align=right|3,533||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63947)||2001 ST58|| align=right|15,8|| align=right|2,307|| align=right|0,057|| align=right|6,92|| align=right|3,503||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63948)||2001 SL59|| align=right|16,1|| align=right|2,287|| align=right|0,097|| align=right|3,37|| align=right|3,458||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63949)||2001 SX60|| align=right|16,6|| align=right|2,249|| align=right|0,046|| align=right|4,50|| align=right|3,372||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63950)||2001 SG61|| align=right|15,6|| align=right|2,385|| align=right|0,170|| align=right|1,84|| align=right|3,682||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63951)||2001 SP62|| align=right|15,6|| align=right|3,154|| align=right|0,180|| align=right|0,46|| align=right|5,601||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63952)||2001 SU64|| align=right|14,9|| align=right|2,620|| align=right|0,091|| align=right|13,08|| align=right|4,241||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63953)||2001 SY64|| align=right|14,7|| align=right|2,891|| align=right|0,066|| align=right|2,57|| align=right|4,915||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63954)||2001 SB65|| align=right|15,2|| align=right|2,943|| align=right|0,067|| align=right|2,73|| align=right|5,049||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63955)||2001 SP65|| align=right|12,2|| align=right|5,172|| align=right|0,127|| align=right|20,25|| align=right|11,77||JUT||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63956)||2001 SJ67|| align=right|16,6|| align=right|2,308|| align=right|0,080|| align=right|6,66|| align=right|3,505||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63957)||2001 SS67|| align=right|16,0|| align=right|2,224|| align=right|0,194|| align=right|3,74|| align=right|3,315||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63958)||2001 SV67|| align=right|16,3|| align=right|2,281|| align=right|0,164|| align=right|5,84|| align=right|3,444||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63959)||2001 SW67|| align=right|15,4|| align=right|2,710|| align=right|0,185|| align=right|9,88|| align=right|4,460||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63960)||2001 SG68|| align=right|14,7|| align=right|2,888|| align=right|0,102|| align=right|12,20|| align=right|4,906||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63961)||2001 SK68|| align=right|15,6|| align=right|2,582|| align=right|0,097|| align=right|15,48|| align=right|4,149||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63962)||2001 SS68|| align=right|17,0|| align=right|2,173|| align=right|0,133|| align=right|5,10|| align=right|3,203||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63963)||2001 SZ68|| align=right|16,0|| align=right|2,309|| align=right|0,262|| align=right|6,52|| align=right|3,507||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63964)||2001 SM69|| align=right|16,3|| align=right|2,636|| align=right|0,243|| align=right|4,69|| align=right|4,278||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63965)||2001 SV70|| align=right|16,0|| align=right|2,449|| align=right|0,130|| align=right|9,66|| align=right|3,833||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63966)||2001 SY70|| align=right|14,3|| align=right|2,313|| align=right|0,187|| align=right|8,73|| align=right|3,516||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63967)||2001 SF71|| align=right|15,9|| align=right|2,376|| align=right|0,061|| align=right|6,55|| align=right|3,661||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63968)||2001 SG71|| align=right|15,5|| align=right|2,327|| align=right|0,074|| align=right|7,19|| align=right|3,550||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63969)||2001 SL71|| align=right|14,2|| align=right|2,662|| align=right|0,089|| align=right|13,41|| align=right|4,342||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63970)||2001 SG72|| align=right|15,4|| align=right|2,346|| align=right|0,065|| align=right|6,89|| align=right|3,593||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63971)||2001 SV72|| align=right|15,7|| align=right|2,782|| align=right|0,044|| align=right|6,13|| align=right|4,639||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63972)||2001 SB73|| align=right|15,7|| align=right|2,344|| align=right|0,103|| align=right|6,01|| align=right|3,588||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63973)||2001 SS75|| align=right|15,1|| align=right|3,405|| align=right|0,141|| align=right|8,81|| align=right|6,281||MBA||19. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63974)||2001 SB77|| align=right|16,4|| align=right|2,396|| align=right|0,147|| align=right|4,94|| align=right|3,708||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63975)||2001 SH77|| align=right|16,7|| align=right|2,344|| align=right|0,075|| align=right|6,76|| align=right|3,589||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63976)||2001 SM78|| align=right|16,4|| align=right|2,513|| align=right|0,121|| align=right|0,79|| align=right|3,983||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63977)||2001 SQ79|| align=right|15,1|| align=right|3,209|| align=right|0,123|| align=right|3,20|| align=right|5,749||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63978)||2001 SE83|| align=right|16,7|| align=right|2,251|| align=right|0,137|| align=right|6,07|| align=right|3,377||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63979)||2001 SC86|| align=right|15,0|| align=right|3,244|| align=right|0,087|| align=right|4,75|| align=right|5,842||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63980)||2001 SW92|| align=right|16,9|| align=right|2,459|| align=right|0,130|| align=right|1,75|| align=right|3,856||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63981)||2001 SA95|| align=right|17,0|| align=right|2,384|| align=right|0,178|| align=right|1,66|| align=right|3,680||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63982)||2001 SR104|| align=right|17,1|| align=right|2,314|| align=right|0,208|| align=right|2,99|| align=right|3,519||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63983)||2001 SM105|| align=right|14,6|| align=right|2,690|| align=right|0,101|| align=right|12,46|| align=right|4,411||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63984)||2001 SP105|| align=right|15,4|| align=right|2,281|| align=right|0,109|| align=right|6,46|| align=right|3,443||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63985)||2001 SQ105|| align=right|15,4|| align=right|2,467|| align=right|0,193|| align=right|6,20|| align=right|3,874||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63986)||2001 SE106|| align=right|16,1|| align=right|2,275|| align=right|0,143|| align=right|6,77|| align=right|3,430||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63987)||2001 SP106|| align=right|15,5|| align=right|2,659|| align=right|0,028|| align=right|21,40|| align=right|4,334||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63988)||2001 SF107|| align=right|16,1|| align=right|2,345|| align=right|0,149|| align=right|6,36|| align=right|3,590||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63989)||2001 SJ107|| align=right|14,4|| align=right|2,686|| align=right|0,129|| align=right|12,84|| align=right|4,401||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63990)||2001 SA108|| align=right|14,5|| align=right|2,966|| align=right|0,125|| align=right|9,55|| align=right|5,108||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63991)||2001 SB108|| align=right|14,0|| align=right|2,555|| align=right|0,241|| align=right|12,50|| align=right|4,083||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63992)||2001 SY108|| align=right|13,8|| align=right|2,807|| align=right|0,179|| align=right|8,01|| align=right|4,701||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63993)||2001 SO109|| align=right|14,2|| align=right|2,409|| align=right|0,158|| align=right|5,54|| align=right|3,738||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63994)||2001 SQ109|| align=right|14,9|| align=right|2,745|| align=right|0,286|| align=right|8,98|| align=right|4,548||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63995)||2001 SF110|| align=right|15,2|| align=right|2,395|| align=right|0,181|| align=right|7,05|| align=right|3,707||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63996)||2001 SU110|| align=right|16,5|| align=right|2,339|| align=right|0,133|| align=right|6,83|| align=right|3,576||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63997)||2001 SX110|| align=right|16,2|| align=right|2,339|| align=right|0,111|| align=right|7,07|| align=right|3,576||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63998)||2001 SL111|| align=right|14,1|| align=right|2,864|| align=right|0,226|| align=right|8,50|| align=right|4,847||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(63999)||2001 SD113|| align=right|14,8|| align=right|3,205|| align=right|0,145|| align=right|13,30|| align=right|5,736||MBA||18. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(64000)||2001 SD115|| align=right|14,9|| align=right|2,605|| align=right|0,221|| align=right|4,85|| align=right|4,203||MBA||20. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
CNT – skupina kentaurů,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek